Дмитрий Викторович Гольберг (род. 21 марта 1961, Москва) — советский, российский, японский и австралийский учёный, кандидат физико-математических наук, профессор. Научный руководитель научно-исследовательской лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС», директор Центра Нанотрубок Национального Института Науки о Материалах (Цукуба, Япония), профессор Квинслендского технологического университета (Брисбен, Австралия). Входит в 15 первых учёных в списке российских физиков по индексу Хирша, и в тройку самых цитируемых в мире российских ученых в области материаловедения (по данным Web of Science). Автор более 100 патентов в Японии, Европе и США.

Биография 
В 1983 году с отличием окончил Московский институт стали и сплавов. Впоследствии оказался единственным из его группы выпускников, кто остался в науке.

Стипендии 
 В 1993 году получил исследовательскую стипендию Японского общества содействия науки;
 В 1994 году получил исследовательскую стипендию научного Общества Макса Планка, Германия;
 В 1995 году получил исследовательскую стипендию Центра Отличия Национального института исследования неорганических материалов;
 В 1996 году получил исследовательскую стипендию Японского агентства по науке и технологии;
 В 1998 году получил исследовательскую стипендию Японской корпорации по науке и технологии.

Награды 
 Награда за лучшую статью японского Общества электронной микроскопии по разделу «Материаловедение» (1999);
 Вторая премия Японского общества электронной микроскопии по итогам электронно-микроскопических изображений (2000);
 Награда за лучший стендовый доклад, конференция Материаловедческого общества, Бостон, США (2004);
 Премия Цукубы, Председатель конкурсной комиссии нобелевский лауреат профессор Леона Эзаки (2005);
 Лучшее изображение 2007 на обложке журнала Материалы Сегодня (2007);
 Награда за лучшее исследование на Международной конференции по углероду (Углерод 2008), Нагано, Япония (2008);
 Награда за лучший устный доклад, IUMRS-ICEM Австралия (2008);
 Награда за лучший стендовый доклад, 10-ая Международная конференция по науке и технологии, Пекин, Китай (2009).

Публикации 
Автор свыше 550 научных работ в международных рецензируемых научных журналах, получивших свыше 10 000 цитирований, 14 глав в книгах. Рецензент более 50 международных журналов.

Книги 
 A. Pakdel, Y. Bando, D. Golberg : «Nanoboron nitrides» Nanotubes and Nanosheets (2015)
 T. Zhai, X. Xu, L. Li, F. Xiaosheng, Y. Bando, D. Golberg : «Seed-assisted growth of one-dimensional nanostructures» HANDBOOK OF INNOVATIVE NANOMATERIALS (2012)
 F. Xiaosheng, L. Li, ujjal k gautam, T. Zhai, Y. Bando, D. Golberg : «One-dimensional inorganic semiconductor nanostructures: controlled growth and potential applications» HANDBOOK OF INNOVATIVE NANOMATERIALS (2012)
 XUXijin, FangXiaosheng, ZHAITianyou, 李亮, 板東義雄, DmitriGOLBERG : «Anodic alumina membranes template and its derivative membrane nanostructures» HANDBOOK OF INNOVATIVE NANOMATERIALS (2012)
 L. Li, F. Xiaosheng, T. Zhai, Y. Bando, D. Golberg : «Nanocolumnar arrays by pulsed laser deposition on polystyrene colloid spheres» HANDBOOK OF INNOVATIVE NANOMATERIALS (2012)
 M. Wang, D. Golberg, Y. Bando : «In situ TEM investigations of the interface behavior between carbon nanotubes and metals» HANDBOOK OF INNOVATIVE NANOMATERIALS (2012)
 D. Golberg, M. Terrones : «Heterogeneous Nanotubes: (X*CNTs X*BNNTs)» Carbon Meta-Nanotubes: Synthesis Properties and Applications (2011) DOI:10.1002/9781119954743
 D. Golberg, P. Costa, M. Mitome, Y. Bando : «In situ TEM electrical and mechanical probing of individual multi-walled boron nitride nanotubes» Topics in Applied Physics: Inorganic and Metallic Nanotubular Materials (2010) DOI:10.1007/978-3-642-03622-4_20
 J. Wang, C. Huei, Y. Bando, D. Golberg, Y. Khin : «Multiwalled Boron Nitride Nanotubes: Growth Properties and Applications» Lecture Notes in Nanoscale Science and Technology (2009)
 G. Dmitri, Y. Bando : «Electron Microscopy of Boron Nitride Nanotubes» Electron Microscopy of Nanotubes (2003)

Статьи 
 X. Li, X.P. Wang, X. Jiang, M. Yamaguchi, A. Ito, Y. Bando, D. Golberg : «Boron nitride nanotube-emhanced osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells» J. Biomed. Mater. Res. Part B 104[2] (2016) 323—329 DOI:10.1002/jbm.b.33391
 D.G. Kvashnin, A.V. Krasheninnikov, D.V. Shtansky, P.B. Sorokin, D. Golberg : «Nanostructured BN-Mg composite: features of interface bonding and mechanical properties» Phys. Chem. Chem. Phys. 18[2] (2016) 965—969 DOI:10.1039/c5cp06289f
 L. Gilburd, X. G. Xu, Y. Bando, D. Golberg, G.C. Walker : «Near-field infared pump-probe imaging of surface phonon coupling in boron nitride nanotubes» Phys. Chem. Lett 7[2] (2016) 289—294 DOI:10.1021/acs.jpclett.5b02438
 Y. Xue, DAI Pengcheng, X. Jiang, X. Wang, C. Zhang, T. Daiming, Q. Weng, X. Wang, A. PAKDEL, C.C. Tang, Y. Bando, D. Golberg : «Template-free synthesis of boron nitride foam-like porous monoliths and their high-end applications in water purification» J. Mater. Chem. A 4[4] (2016) 1469—1478 DOI:10.1039/c5ta08134c
 X. Zhou, Q. Zhang, L. Gan, X. Li, H. Li, Y. Zhang, D. Golberg, T.Y. Zhai : «High-performance solar-blind deep ultraviolet photodetector based on individual single-crystalline Zn2GeO4 nanowire» Adv. Funct. Mater. 26[5] (2016) 704—712 DOI:10.1002/adfm.201504135
 X.G. Xu, L. Gilburd, Y. Bando, D. Golberg, G.C. Walker : «Defects and Deformation of Boron Nitride Nanotubes Studied by Joint Nanoscale Mechanical and Infrared Near-Field Microscopy» J. Phys. Chem. C 120[3] (2016) 1945—1951 DOI:10.1021/acs.jpcc.5b10670
 A. Rocca, A. Marino, S.D. Turco, V. Cappello, P. Parlanti, M. Pellegrino, D. Golberg, V. Mattoli, G. Ciofanni : «Pectin-coated boron nitride nanotubes: in vitro cyto-/immune-compatibility on RAW 264.7 macrophages» Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj. 1860[4] (2016) 775—784 DOI:10.1016/j.bbagen.2016.01.020
 C. Zhang, X. Wang, Q. Liang, X.Z. Liu, Q. Weng, J. Liu, Y.J. Yang, Z. Dai, K.J. Ding, Y. Bando, J. Tang, D. Golberg : «Amorphous Phosphorus/Nitrogen-doped graphene paper for ultrastable sodium-ion batteries» Nano Lett. 16[3] (2016) 2054—2060 DOI:10.1021/acs.nanolett.6b00057
 Y. IDE, K. Nagao, K. Saito, K. Komaguchi, R. Fujii, A. Kogure, Y. Sugahara, Y. Bando, D. Golberg : «h-BN nanosheets as simple and effective additives to largely enhance the activity of Au/TiO2 plasmonic photocatalysts» Phys. Chem. Chem. Phys. 18[1] (2016) 79-83 DOI:10.1039/c5cp05958e
 Y. IDE, N. Inami, H. Hattori, K. Saito, M. Sohmiya, N. Tsunoji, K. Komaguchi, T. Sano, Y. Bando, D. Golberg, Y. Sugahara : «Remarkable Charge Separation and Photocatalytic Efficiency Enhancement through Interconnection of TiO2 Nanoparticles by Hydrothermal Treatment» Angew. Chem.-Int. Edit. 55[11] (2016) 3600-3605 DOI:10.1002/anie.201510000
 J. Niskanen, I. Zhang, Y. Xue, D. Golberg, D. Maysinger, F. Winnik : «Boron nitride nanotubes as vehicles for intracellular delivery of fluorescent drugs and probes» Nanomedicine 11[5] (2016) 447—463 DOI:10.2217/nnm.15.214
 K. Firestein, D.G. Kvashnin, A.N. Sheveyko, I.V. Sukhorukova, A.M. Kovalskii, A.T. Matveev, O. Lebedev, P.B. Sorokin, D. Golberg, D.V. Shtansky : «Structural analysis and atomic simulation of Ag/BN nanoparticle hybrids obtained by Ag ion implantation» Mater. Des. 98 (2016) 167—173 DOI:10.1016/j.matdes.2016.02.108
 C. Hou, B. Cheng, Y. Gao, M.S. Yao, B.Q. Li, C. Zhang, Q. Weng, Xi Wang, Y. Bando, D. Golberg, F.L. Yuan : «Scalable Production of 3D Plum-pudding-like Si/C spheres: Towards practical application in Li-ion batteries» NANO ENERGY 24 (2016) 111—120 DOI:10.1016/j.nanoen.2016.04.014
 Z.H. Gao, C.Y. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, T. Serizawa : «Functionalization of boron nitride nanotubes for applications in nanobiomedicine» Boron Nitride Nanotubes in Nanomedicine 1st Edition (2016) 17-40
 X. Li, D. Golberg : «Boron nitride nanotubes as drug carriers» Boron Nitride Nanotubes in Nanomedicine 1st Edition (2016) 79-94
 Q. Zhang, H. Li, L. Gan, Y. Ma, D. Golberg, T.Y. Zhai : «In situ fabrication and investigation of nanostructures and nanodevices with a microscope» Chem. Soc. Rev 45[9] (2016) 2694—2713 DOI:10.1039/c6cs00161k
 S.B. Noelia Maria, G. Rydzek, A. PAKDEL, A. Oruganti, K. Hasegawa, M. Mitome, D. Golberg, J. Hill, H. Abe, K. Ariga : «Nanostructured Polymeric Yolk-shell Capsules: a Versatile Tool for Hierarchical Nanocatalyst Design» J. Mater. Chem. A 4[25] (2016) 9850-9857 DOI:10.1039/c6ta03311c
 F. Lu, M. Zhou, W. Li, Q. Weng, C. Li, Y. Xue, X. Jiang, X. Zeng, Y. Bando, D. Golberg : «Engineering sulfur vacancies and impurities in NiCo2S4 nanostructures toward optimal supercapacitive performance» NANO ENERGY 26 (2016) 313—323 DOI:10.1016/j.nanoen.2016.05.042
 Q. Weng, X. Wang, Xi Wang, Y. Bando, D. Golberg : «Functionalized boron nitride nanomaterials: emerging properties and applications» Chem. Soc. Rev 45 (2016) 3989-4012 DOI:10.1039/c5cs00869g
 K.E. Moore, O. Cretu, M. Mitome, D. Golberg : «In situ cyclic telescoping of multi-walled carbon nanotubes in a transmission electron microscope» Carbon 107 (2016) 225—232 DOI:10.1016/j.carbon.2016.05.067
 X. Wang, Q. Weng, Y. Yang, Y. Bando, D. Golberg : «Hybrid two-dimensional materials in rechargeable battery applications and the microscopic mechanisms» Chem. Soc. Rev 45[15] (2016) 4035-4438 DOI:10.1039/c5cs00937e
2015
 Q. Liu, R. Zou, Y. Bando, D. Golberg, J.Q. Hu : «Nanowires sheathed inside nanotubes: manipulation properties and applications» Prog. Mater. Sci. 70 (2015) 1-49 DOI:10.1016/j.pmatsci.2014.11.002
 X. Huang, S. Wang, Ming Zhu, Ke Yang, P. Jiang, Y. Bando, D. Golberg, C.Y. Zhi : «Thermally conductive electrically insulating and melt-processable polystyrene/boron nitride nanocomposites prepared by in situ reversible addition fragmentation chain transfer polymerization» Nanotechnology 26[1] (2015) 015705-1 DOI:10.1088/0957-4484/26/1/015705
 X.L. Wei, S. Xiao, Faxin Li, T. Daiming, Q. Chen, Y. Bando, D. Golberg : «Comparative fracture toughness of multilayer graphenes and boronitrines» Nano Lett. 15[1] (2015) 689—694 DOI:10.1021/nl5042066
 Q. Weng, X. Wang, X. Wang, C. Zhang, X. Jiang, Y. Bando, D. Golberg : «Supercapacitive energy storage performance of molybdenum disulfide nanosheets wrapped with microporous carbons» J. Mater. Chem. A 3 (2015) 3097-3102 DOI:10.1039/c4ta06303a
 Y.Q. Fu, Y. Huang, W. Meng, Z. Wang, Y. Bando, D. Golberg, C.C. Tang, C.Y. Zhi : «Highly ductile UV-shielding polymer composites with boron nitride nanospheres as fillers» Nanotechnology 26[11] (2015) 115702-1 DOI:10.1088/0957-4484/26/11/115702
 Z. Xu, C. Zhang, W. Wang, Y. Bando, X. Bai, D. Golberg : «Lateral piezopotential-gated field-effect transistor of ZnO nanowires» NANO ENERGY 13 (2015) 233—239 DOI:10.1016/j.nanoen.2015.02.030
 C. Zhang, Z. Xu, T. Wei, T. Daiming, X. Wang, Y. Bando, N. Fukata, D. Golberg : «In situ fabrication and optoelectronic analysis of axial CdS/p-Si nanowire heterojunctions in a high-resolution transmission electron microscope.» Nanotechnology 26[15] (2015) 154001-1 DOI:10.1088/0957-4484/26/15/154001
 D. Kim, S. Nakajima, T. Sawada, M. Iwasaki, S. Kawauchi, C.Y. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, T. Serizawa : «Sonication-assisted alcoholysis of boron nitride nanotubes for their sidewalls chemical peeling» Chem. Commun. 51 (2015) 7104-7107 DOI:10.1039/c5cc00388a
 Q. Liu, J.H. Wu, K. Xu, A. Lu, Y. Bando, D. Golberg, J.Q. Hu : «Molten Au/Ge alloy migration in Ge nanowires» Nano Lett. 15 (2015) 2809—2816 DOI:10.1021/acs.nanolett.5b01144
 X. Jiang, Q. Weng, X. Wang, X. Li, Jun Zhang, D. Golberg, Y. Bando : «Recent progress on fabrications and applications of boron nitride nanomaterials: a review» J. Mater. Sci. Technol. 31 (2015) 589—598 DOI:10.1016/j.jmst.2014.12.008
 A. Salvetti, L. Rossi, P. Iacopetti, X. Li, S. Nitti, T. Pellegrino, V. Mattoli, D. Golberg, G. Ciofani : «In vivo biocompatibility of boron nitride nanotubes: effects on stem cell biology and tissue regeneration in planarians» Nanomedicine 10[12] (2015) 1911—1922 DOI:10.2217/NNM.15.46
 Q. Weng, Y. IDE, X. Wang, X. Wang, C. Zhang, X. Jiang, Y. Xue, P. Dai, K. Komaguchi, Y. Bando, D. Golberg : «Design of BN porous sheets with richly exposed (002) plane edges and their application as TiO2 visible light sensitizer» NANO ENERGY 16 (2015) 19-27 DOI:10.1016/j.nanoen.2015.06.004
 F. Li, T. Daiming, T. Zhang, K. Liao, P. He, D. Golberg, A. Yamada, H. Zhou : «Superior performance of a Li-O2 battery with metallic RuO2 hollow spheres as the carbon-free cathode» Adv. Energy Mater 5[13] (2015) 1500294-1 DOI:10.1002/aenm.201500294
 X. Jiang, X. Wang, P. Dai, X. Li, Q. Weng, X. Wang, T. Daiming, J. Tang, Y. Bando, D. Golberg : «High-throughput fabrication of strutted graphene by ammonium-assisted chemical blowing for high-performance supercapacitors» NANO ENERGY 16 (2015) 81-90 DOI:10.1016/j.nanoen.2015.06.008
 A. T.Matveev, K. L. Firestein, A.E. Steinman, A.M. Kovalskii, O.I. Lebedev, D.V. Shtansky, D. Golberg : «Boron nitride nanotube growth via boron oxide-assisted chemical vapor transport-deposition process using LiNO3 as a promoter» NANO RESEARCH 8[6] (2015) 2063—2072 DOI:10.1007/s12274-015-0717-y
 T. Daiming, C.L. Ren, R. Lv, W.J. Yu, P.X. Hou, M. Wang, X. Wei, Z. Xu, N. Kawamoto, Y. Bando, M. Mitome, C. Liu, H.M. Cheng, D. Golberg : «Amorphization and Directional Crystallization of Metals Confined in Carbon Nanotubes Investigated by in Situ Transmission Electron Microscopy» Nano Lett. 15[8] (2015) 4922-4927 DOI:10.1021/acs.nanolett.5b00664
 D.G. Kvashnin, P.B. Sorokin, D. V.Shtansky, D. Golberg, A. V.Krasheninnikov : «Line and rotational defects in boron-nitrene: structure energetics and dependence on mechanical strain from first-principles calculation» Phys. Status Solidi B-Basic Solid State Phys. 252[8] (2015) 1725—1730 DOI:10.1002/pssb.201451699
 K.L. Firestein, A.E. Steinman, I.S. Golovin, J. Cifre, E.A. Obraztsova, A.T. Matveev, A.M. Kovalskii, O.I. Lebedev, D.V. Shtansky, D. Golberg : «Fabrication characterization and mechanical properties of spark plasma sintered Al-BN nanoparticle composites» Mater. Sci. Eng. A-Struct. Mater. Prop. Microstruct. Process. 642 (2015) 104—112 DOI:10.1016/j.msea.2015.06.059
 I.V. Sukhorukova, I.Y. Zhitnyak, A.M. Kovalskii, A.T. Matveev, O.I. Lebedev, X. Li, N.A. Gloushankova, D. Golberg, D.V. Shtansky : «Boron nitride nanoparticles with a petal-like surface as anticancer drug delivery systems» ACS Appl. Mater. Interfaces 7[31] (2015) 17217-17225 DOI:10.1021/acsami.5b04101
 C. Zhang, Z. Xu, D.G. Kvashnin, T. Daiming, Y. Xue, Y. Bando, P.B. Sorokin, D. Golberg : «Opto-mechano-electrical tripling in ZnO nanowires probed by photocurrent spectroscopy in a high-resolution transmission electron microscope» Appl. Phys. Lett. 107[9] (2015) 091103-1 DOI:10.1063/1.4929812
 Y. Xue, J. Baozhen, L. Bourgeois, P. Dai, M. Mitome, C. Zhang, M. Yamaguchi, A. Matveev, C.C. Tang, Y. Bando, K. Tsuchiya, D. Golberg : «Aluminum matrix composites reinforced with multi-walled boron nitride nanotubes fabricated by a high-pressure torsion technique» Mater. Des. 88 (2015) 451—460 DOI:10.1016/j.matdes.2015.08.162
 Z. Zheng, L. Gan, H.Q. Li, Y. Ma, Y. Bando, D. Golberg, T.Y. Zhai : «A fully transparent and flexible ultraviolet-visible photodetectors based on controlled electrospun ZnO-CdO heterojunction nanofiber arrays» Adv. Funct. Mater. 25[37] (2015) 5885-5894 DOI:10.1002/adfm.201502499
 A.T. Matveev, K.L. Firestein, A.E. Steinman, A.M. Kovalskii, I.V. Sukhorukova, O.I. Lebedev, D.V. Shtansky, D. Golberg : «Synthesis of boron nitride nanostructures from borates of alkali and alkaline earth metals» J. Mater. Chem. A 3[41] (2015) 20749-20757 DOI:10.1039/c5ta05831g
 S. Li, S. Wang, T. Daiming, W. Zhao, H.L. Xu, L. Chu, Y. Bando, D. Golberg, G. Eda : «Halide-Assisted Atmospheric Pressure Growth of Large WSe2 and WS2 Monolayer Crystals» APPLIED MATERIALS TODAY 1 (2015) 60-66 DOI:10.1016/j.apmt.2015.09.001
 N. Kawamoto, Y. Kakefuda, T. Mori, HIROSE Kenji, M. Mitome, Y. Bando, D. Golberg : «Nanoscale characterization of the thermal interface resistance of a heat-sink composite material by in situ TEM» Nanotechnology 26[46] (2015) 465705-1 DOI:10.1088/0957-4484/26/46/465705
 P. Dai, Y. Xue, X. Wang, Q. Weng, C. Zhang, X. Jiang, T. Daiming, X. Wang, N. Kawamoto, Y. IDE, M. Mitome, D. Golberg, Y. Bando : «Pollutant capturing SERS substrate: porous boron nitride microfibers with uniform silver nanoparticle decoration» NANOSCALE 7[45] (2015) 18992-18997 DOI:10.1039/c5nr05625j
 X. Zhou, L. Gan, W.M. Tian, Q. Zhang, S.G. Jin, H.Q. Li, Y. Bando, D. Golberg, T.Y. Zhai : «Ultrathin SnSe2 flakes grown by chemical vapor deposition for high-performance photodetectors» Adv. Mater. 27 (2015) 8035-8041 DOI:10.1002/adma.201503873
 A. Pierret, H. Nong, F. Fossard, B. Attal-Tretout, Y. Xue, D. Golberg, J. Barjon, A. Loiseau : «Role of structural defects in the ultraviolet luminescence of multiwall boron nitride nanotubes» J. Appl. Phys. 118[23] (2015) 234307-1 DOI:10.1063/1.4937990
2014
 A. PAKDEL, Y. Bando, D. Golberg : «Nano boron nitride flatland» Chem. Soc. Rev 43 (2014) 934—959 DOI:10.1039/c3cs60260e
 T. Daiming, C. Liu, W.J. Yu, L.L. Zhang, P.X. Hou, J.C. Li, Institute of Metal Research Ch, Y. Bando, D. Golberg, H.M. Cheng : «Structural changes in iron oxide and gold catalysts during nucleation of carbon nanotubes studied by in situ transmission electron microscopy» ACS Nano 8[1] (2014) 292—301 DOI:10.1021/nn403927y
 X. Wang, T. Wei, L. Meiyong, Y. Bando, D. Golberg : «Recent advances in solution-processed inorganic nanofilm photodetectors» Chem. Soc. Rev 43[5] (2014) 1400—1422 DOI:10.1039/c3cs60348b
 F. LIU, H. Gan, T. Daiming, Y. Cao, X. Mo, J. Chen, S. Deng, N. Xu, D. Golberg, Y. Bando : «Growth of Large-Scale Boron Nanowire Patterns with Identical Base-Up Mode and In Situ Field Emission Studies of Individual Boron Nanowire» Small 10[4] (2014) 685—693 DOI:10.1002/smll.201301948
 Y. IDE, F. LIU, J. Zhang, N. Kawamoto, K. Komaguchi, Y. Bando, D. Golberg : «Hybridization of Au nanoparticle-loaded TiO2 with BN nanosheets for efficient solar-driven photocatalysis» J. Mater. Chem. A 2[12] (2014) 4150-4156 DOI:10.1039/c3ta13769d
 Y. Lau, M. Yamaguchi, X. Li, Y. Bando, D. Golberg, F. Winnik : «Length fractionation of boron nitride nanotubes using creamed oil-in-water emulsions» Langmuir 30 (2014) 1735—1740 DOI:10.1021/la404961p
 X. Wang, Q. Weng, X.Z. Liu, X. Wang, T. Daiming, T. Wei, C. Zhang, W. YI, D. Liu, Y. Bando, D. Golberg : «Atomistic origins of high rate capability and capacity of N-doped graphene for lithium storage» Nano Lett. 14 (2014) 1164—1171 DOI:10.1021/nl4038592
 M. Yamaguchi, F. Meng, K. Firestein, K. Tsuchiya, D. Golberg : «Powder metallurgy routes toward aluminum boron nitride nanotube composites their morphologies structures and mechanical properties» Mater. Sci. Eng. A-Struct. Mater. Prop. Microstruct. Process. 604 (2014) 9-17 DOI:10.1016/j.msea.2014.02.086
 N. Hikkavenkataswamy, C. Rajamathi, M. Rajamathi, X. Wang, U. Gautam, D. Golberg, Y. Bando : «Cobalt hydroxide/oxide hexagonal ring-graphene hybrids through chemical etching of metal hydroxide plateletes by graphene oxide: energy storage applications» ACS Nano 8[3] (2014) 2755—2765 DOI:10.1021/nn406480g
 F. LIU, X. S.Mo, H. B.Gan, T.G. Guo, X. Wang, B. CHEN, J. Chen, S.Z. Deng, N.S. Xu, T. Sekiguchi, D. Golberg, Y. Bando : «Cheap gram-scale fabrication of BN nanosheets via substitution reaction of graphite powders and their use for mechanical reinforcement of polymers» SCIENTIFIC REPORTS 4[4211] (2014) 4211-1 DOI:10.1038/srep04211
 X. Li, N. Hanagata, X. Wang, M. Yamaguchi, W. YI, Y. Bando, D. Golberg : «Multimodal luminescent-magnetic boron nitride nanotubes@NaGdF4:Eu structures for cancer therapy» Chem. Commun. 50 (2014) 4371-4374 DOI:10.1039/c4cc00990h
 D. Kim, T. Sawada, C.Y. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, T. Serizawa : «Dispersion of boron nitride nanotubes in aqueous solution by simple aromatic molecules» J. Nanosci. Nanotechnol. 14[4] (2014) 3028-3033 DOI:10.1166/jnn.2014.8579
 T. Daiming, D.G. Kvashnin, S. Najmaei, Y. Bando, K. Kimoto, P. Koskinen, P.M. Ajayan, B.I. Yakobson, P.B. Sorokin, J. Lou, D. Golberg : «Nanomechanical cleavage of molybdenum disulphide atomic layers» Nat. Commun 5 (2014) 3631-1 DOI:10.1038/ncomms4631
 G. RYDZEK, T. TERENTYEVA, A. PAKDEL, D. Golberg, J. Hill, K. Ariga : «Simultaneous Electropolymerization and Electro-Click Functionalization for Highly Versatile Surface Platforms» ACS Nano 8[5] (2014) 5240-5248 DOI:10.1021/nn501306y
 F. Li, Y. Chen, T. Daiming, Z. Jian, C. Liu, D. Golberg, A. Yamada, H. Zhou : «Performance-improved Li-O2 battery with Ru nanoparticles supported on binder-free multi-walled carbon nanotube paper as cathode» ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE 7 (2014) 1648—1652 DOI:10.1039/c3ee44043e
 Q. Weng, X. Wang, Y. Bando, D. Golberg : «One-Step Template-Free Synthesis of Highly Porous Boron Nitride Microsponges for Hydrogen Storage» Adv. Energy Mater 4[7] (2014) 1301525-1 DOI:10.1002/aenm.201301525
 T. Wei, C. Zhang, T. Zhai, S. Li, X. Wang, J. Liu, X. Jie, D. Liu, L. Meiyong, Y. Koide, D. Golberg, Y. Bando : «Flexible ultraviolet photodetectors with broad photoresponse based on branched ZnS-ZnO heterostructure nanofilms» Adv. Mater. 26[19] (2014) 3088-3093 DOI:10.1002/adma201305457
 Z.W. Shi, Hao Lu, Q. Liu, K. Deng, L.G. Xu, R.J. Zou, J.Q. Hu, Y. Bando, D. Golberg, L. Li : «NiCo2O4 nanostructures as a promising alternative for NiO photocathodes in p-type dye-sensitized solar cells with high efficiency» ENERGY TECHNOLOGY 2 (2014) 517—521 DOI:10.1002/ente.201400013
 Q. Weng, B. Wang, X. Wang, N. Hanagata, X. Li, D. Liu, X. Wang, X. Jiang, Y. Bando, D. Golberg : «Highly water-soluble porous and biocompatible boron nitrides for anticancer drug delivery» ACS Nano 8[6] (2014) 6123-6130 DOI:10.1021/nn5014808
 D. Kvashnin, L. Yu. Antipina, P.B. Sorokin, R. Tenne, D. Golberg : «Theoretical aspects of WS2 nanotube chemical unzipping» NANOSCALE 6 (2014) 8400-8404 DOI:10.1039/c4nr00437j
 C. Zhang, T. Wei, Z. Xu, X. Wang, J. Liu, S. Li, T. Daiming, D. Liu, L. Meiyong, Y. Bando, D. Golberg : «Photosensing performance of branched CdS/ZnO heterostructures as revealed by in-situ TEM and photodetector tests» NANOSCALE 6 (2014) 8084-8090 DOI:10.1039/c4nr00963k
 D. Liu, X. Wang, D. He, D.T. dao, T. Nagao, Q. Weng, T. Daiming, X. Wang, T. Wei, D. Golberg, Y. Bando : «Magnetically assembled Ni@Ag urchin-like ensembles with ultra-sharp tips and numerous gaps for SERS applications» Small 10[13] (2014) 2564—2569 DOI:10.1002/smll.201303857
 G. Ciofani, S. Del Turco, A. Rocca, G. de Vito, V. Capello, M. Yamaguchi, X. Li, B. Mazzolai, G. Basta, M. Gemmi, V. Piazza, D. Golberg, V. Mattoli : «Cytocompatibility evaluation of gum Arabic-coated ultra-pure boron nitride nanotubes on human cells» Nanomedicine 9[6] (2014) 773—788 DOI:10.2217/nnm.14.25
 X. Wang, Z. CHEN, D. Liu, T. Wei, Q. Wang, C. Zhang, J. Liu, L. Han, Y. Bando, D. Golberg : «Triple-yolked ZnO/CdS hollow spheres for semiconductor-sensitized solar cells» Part. Part. Syst. Charact 31[7] (2014) 757—762 DOI:10.1002/ppsc.201300365
 D. Golberg, C. Zhang, Z. Xu : «Cubic lattice nanosheets: thickness-driven light emission» ACS Nano 8[7] (2014) 6516-6519 DOI:10.1021/nn502999g
 F. Li, T. Daiming, Z. Jian, D. Liu, D. Golberg, A. Yamada, H. Zhou : «Li-O2 battery based on highly efficient Sb-doped Tin oxide supported Ru nanoparticles» Adv. Mater. 26[27] (2014) 4659-4664 DOI:10.1002/adma.201400162
 X. Xu, B. G. Ghamsari, J.-H. Jiang, L. Gilburd, Gregory O. Andreev, C.Y. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, P. Berini, G. Walker : «One-dimensional surface phonon polaritons in boron nitride nanotubes» Nat. Commun 5 (2014) 4782-1 DOI:10.1038/ncomms5782
 X. Wang, Q. Weng, X. Wang, X. Li, J. Zhang, Fei Liu, X. Jiang, H. Guo, N.S. Xu, D. Golberg, Y. Bando : «Biomass-directed synthesis of 20 g high-quality boron nitride nanosheets for thermoconductive polymeric composites» ACS Nano 8[9] (2014) 9081-9088 DOI:10.1021/nn502486x
 A. Sinitskii, K.J. Ericksob, W. Lu, A. Gibb, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, A. Zettl, J.M. Tour : «High-yield synthesis of boron nitride nanoribbons via longitudinal splitting of boron nitride nanotubes by potassium vapor» ACS Nano 8[10] (2014) 9867-9873 DOI:10.1021/nn504809n
 A. PAKDEL, Y. Bando, D. Golberg : «Plasma-assisted interface engineering of boron nitride nanostructure films» ACS Nano 8[10] (2014) 10631-10639 DOI:10.1021/nn5041729
 A.V. Krasheninnikov, N. Berseneva, D. Kvashnin, Jussi Enkovaara, T. Bjorkman, P. Sorokin, D. Shtansky, R. M. Nieminen, D. Golberg : «Toward stronger Al-BN nanotube composite materials: insights into bonding at the Al/BN interface from first-principles calculations» J. Phys. Chem. C 118[46] (2014) 26894-26901 DOI:10.1021/jp509505j
 J. Garel, C. Zhao, R. Popovitz-Biro, D. Golberg, W. Wang, E. Joselevich : «BCN nanotubes as highly sensitive torsional electromechanical transducers» Nano Lett. 14[11] (2014) 6132-6137 DOI:10.1021/nl502161h
 Z.H. Gao, C.Y. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, T. Serizawa : «Noncovalent functionalization of boron nitride nanotubes in aqueous media opens application roads in nanobiomedicine» NANO BIOMEDICINE 1[7] (2014) 1-14 DOI:10.5772/60000
 X.G. Xu, J.-H. Jiang, L. Gilburd, R.C. Rensing, K.S. Burch, C.Y. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, G.C. Walker : «Mid-infrared polaritonic coupling between boron nitride nanotubes and graphene» ACS Nano 8[11] (2014) 11305-11312 DOI:10.1021/nn504093g
2013
 Z. Mei, S. Ouyang, T. Daiming, T. Kako, D. Golberg, J. Ye : «N/A» Dalton Trans 42[8] (2013) 2687—2690 DOI:10.1039/c2dt32271d
B. Liu, Y. Bando, L. Liu, J. Zhao, M. Mitome, X. Jiang, D. Golberg : «Solid-Solution Semiconductor Nanowires in Pseudobibary systems» Nano Lett. 13[1] (2013) 85-89 DOI:10.1021/nl303501t
 Q. Weng, X. Wang, Chunyi Zhi, Y. Bando, D. Golberg : «Boron nitride porous microbelts for hydrogen storage» ACS Nano 7[2] (2013) 1558—1565 DOI:10.1021/nn305320v
 T. Daiming, X. Wei, M. Wang, N. Kawamoto, Y. Bando, C. Zhi, M. Mitome, A. Zak, R. Tenne, D. Golberg : «Revealing the anomalous tensile properties of WS2 nanotubes by in situ transmission electron microscopy» Nano Lett. 13[3] (2013) 1034—1040 DOI:10.1021/nl304244h
 D. Liu, X. Wang, X. Wang, T. Wei, J. LIU, Chunyi Zhi, D. He, Y. Bando, D. Golberg : «Ultrathin nanoporous Fe3O4-carbon nanosheets with enhanced supercapacitor performance» JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 1 (2013) 1952—1955 DOI:10.1039/c2ta01035f
 L. Li, H. Lu, Z.G. Yang, L.M. Tong, Y. Bando, D. Golberg : «Bandgap-graded CdSxSe1-x nanowires for high-performance field-effect transistors and solar cells» Adv. Mater. 25 (2013) 1109—1113 DOI:10.1002/adma.201204434
 M. Yamaguchi, A. PAKDEL, C. Zhi, Y. Bando, T. Daiming, K. Faerstein, D. Shtansky, D. Golberg : «Utilization of multiwalled boron nitride nanotubes for the reinforcement of lightweight aluminum ribbons» Nanoscale Res. Lett. 8[3] (2013) 1-6 DOI:10.1186/1556-276X-8-3
 X. Wang, T. Wei, D. Liu, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg : «Unusual formation of alfa-Fe2O3 hexagonal nanoplatelets in N-doped sandwiched graphene chamber for high-performance lithium-ions batteries» NANO ENERGY 2 (2013) 257—267 DOI:10.1016/j.nanoen.2012.09.004
 A. PAKDEL, X. Wang, Y. Bando, D. Golberg : «Nonwetting „white graphene“ films» Acta Mater. 61 (2013) 1266—1273 DOI:10.1016/j.actamat.2012.11.002
 X.G. Huang, C. Zhi, P.K. Jiang, D. Golberg, Y. Bando, T. Tanaka : «Polyhedral Oligosilsesquioxane-modified boron nitride nanotube based epoxy nanocomposites: an ideal dielectric material with high thermal conductivity» Adv. Funct. Mater. 23 (2013) 1824—1831 DOI:10.1002/adfm.201201824
 N. Hikkavenkataswamy, Catherine R. Rajamathi, Michael Rajamathi, Ujjal K. Gautam, X. Wang, D. Golberg, Y. Bando : «N-doped graphene-VO2(B) nanosheet-built 3D flower hybrid for lithium ion battery» APPLIED MATERIALS AND INTERFACES 5 (2013) 2708—2714 DOI:10.1021/am400202v
 T. Wei, C. Zhang, T. Zhai, S. Li, X. Wang, L. Meiyong, K. Tsukagoshi, D. Golberg, Y. Bando : «Flexible SnO2 hollow nanosphere film based high-performance ultraviolet photodetector» Chem. Commun. 49[36] (2013) 3739-3741 DOI:10.1039/c3cc39273b
 X. C.Wu, Y.R. Tao, L. Li, Y. Bando, D. Golberg : «Centimeter-long Ta3N5 nanobelts: synthesis electrical transport and photoconductive properties» Nanotechnology 24 (2013) 175701-1 DOI:10.1088/0957-4484/24/17/175701
 E.A. Obrastsova, D. V. Shtansky, A.V. Sheveiko, M. Yamaguchi, A.M. Kovalskii, J.Y. Mevellec, S. Lefrant, D. Golberg : «Structural changes of BN nanotubes irradiated by Al ions» J. Nanoelectron. Optoelectron 8[1] (2013) 87-90 DOI:10.1166/jno.2013.1432
Xianlong Wei, T. Daiming, Q. Chen, Y. Bando, D. Golberg : «Local Coulomb explosion of boron nitride nanotubes under electron beam irradiation» ACS Nano 7[4] (2013) 3491-3497 DOI:10.1021/nn400423y
 R. Zou, Z. Zhang, Q. Liu, K. Xu, A. Lu, J.Q. Hu, Q. Li, Y. Bando, D. Golberg : «Melting of metallic electrodes and their flowing through a carbon nanotube channel within a device» Adv. Mater. 25 (2013) 2693—2699 DOI:10.1002/adma.201300257
 Y. Huang, Jing Lin, J. Zou, M. Wang, K. Faerstein, C.C. Tang, Y. Bando, D. Golberg : «Thin boron nitride nanotubes with exceptionally high strength and toughness» NANOSCALE 5 (2013) 4840-4846 DOI:10.1039/c3nr00651d
 F. LIU, T.G. Guo, Z. Xu, H. Gan, L.F. Li, J. Chen, S.Z. Deng, N.S. Xu, D. Golberg, Y. Bando : «Controlled synthesis of patterned W18O49 nanowire vertical-arrays and improved filed emission performance by in situ plasma treatment» JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 1 (2013) 3217-3225 DOI:10.1039/c3tc30340c
 Z.H. Gao, K. Fujioka, T. Sawada, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, M. Aizawa, T. Serizawa : «Noncovalent functionalization of boron nitride nanotubes using water-soluble synthetic polymers and the subsequent preparation of superhydrophobic surfaces» Polym. J. 45 (2013) 567—570 DOI:10.1038/pj.2012.170
 A. PAKDEL, Y. Bando, D.V. Shtansky, D. Golberg : «Nonwetting and optical properties of BN nanosheet films» SURFACE INNOVATIONS 1[1] (2013) 32-39 DOI:10.1680/si.12.00007
 A. PAKDEL, Y. Bando, D. Golberg : «Morphology-driven nonwettability of nanostructured BN surfaces» Langmuir 29 (2013) 7529-7533 DOI:10.1021/la4004356
 H.Q. Li, X. Wang, J.Q. Xu, Q. Zhang, Y. Bando, D. Golberg, Y. Ma, ZHAITianyou : «One-dimensional CdS nanostructures: a promising candidate for optoelectronics» Adv. Mater. 25 (2013) 3017-3037 DOI:10.1002/adma.201300244
 T Hu, B.D. Liu, F. Yuan, Z. Wang, N. Huang, C. Zhang, N. Hirosaki, T. Sekiguchi, B. Dierre, Y. Bando, D. Golberg, X. Jiang : «Triangular ZnO nanosheets: synthesis crystallography and cathodoluminescence» J. Nanosci. Nanotechnol. 13[8] (2013) 5744-5749 DOI:10.1166/jnn.2013.7563
 Chunyi Zhi, S. Ueda, Haibo Zeng, X. Wang, T. Wei, X. Wang, Y. Bando, D. Golberg : «Weak morphology dependent valence band structure of boron nitride» J. Appl. Phys. 114[5] (2013) 054306-1 DOI:10.1063/1.4817430
 N. Hikkavenkataswamy, A.A. Jeffery, M. Rajamathi, N. Kawamoto, R. Tenne, D. Golberg, Y. Bando : «Chemical unzipping of WS2 nanotubes» ACS Nano 7[8] (2013) 7311-7317 DOI:10.1021/nn4029635
 X. Li, N. Hanagata, N. Hanagata, C. Zhi, M. Yamaguchi, Y. Bando, D. Golberg : «Boron nitride nanotubes functionalized with mesoporous silica for intracellular delivery of chemotherapy drugs» Chem. Commun. 49 (2013) 7337-7339 DOI:10.1039/c3cc442743a
 J. Q.Xu, G.H. Hou, H. Q.Li, T.Y. Zhai, B. P.Dong, H.L. Young, Y. R.Wang, B. H.Yu, Y. Bando, D. Golberg : «Fabrication of vertically aligned single-crystalline lanthanum hexaboride nanowire arrays and investigation of their field emission» NPG Asia Mater 5 (2013) e53-1 DOI:10.1038/am.2013.25
 D. Liu, X. Wang, X. Wang, T. Wei, Y. Bando, D. Golberg : «Co3O4 nanocages with highly exposed {110} facets for high-performance lithium storage» SCIENTIFIC REPORTS 3 (2013) 2543-1 DOI:10.1038/srep02543
 T. Wei, Tianyou Zhai, C. Zhang, S. Li, X. Wang, F. LIU, D. Liu, C. Xingke, K. Tsukagoshi, D. Golberg, Y. Bando : «Low-cost fully transparent ultraviolet photodetectors based on electrospun ZnO-SnO2 heterojunction nanofibers» Adv. Mater. 25 (2013) 4625-4630 DOI:10.1002/adma.201301828
 B. D.Liu, Y. Bando, B. Dierre, T. Sekiguchi, D. Golberg, X. Jiang : «Solid solution phase separation and cathodoluminescence of GaP-ZnS nanostructures» ACS Appl. Mater. Interfaces 5 (2013) 9199-9204 DOI:10.1021/am4027949
 T. Wei, X. Wang, C. Y.Zhi, T.Y. Zhai, D. Liu, C. Zhang, D. Golberg, Y. Bando : «Ni(OH)2 nanosheet @ Fe2O3 nanowire hybrid composite arrays for high-performance supercapacitor electrodes» NANO ENERGY 2 (2013) 754—763 DOI:10.1016/j.nanen.2013.01.004
 N. Liu, W. Ma, J.Y. Tao, X.H. Zhang, J. Su, L. Li, C. Yang, Y. Gao, D. Golberg, Y. Bando : «Cable-type supercapacitors of three-dimensional cotton thread based multi-grade nanostructures for wearable energy storage» Adv. Mater. 25 (2013) 4925-4931 DOI:10.1002/adma.201301311
 Y. Lau, M. Yamaguchi, X. Li, Y. Bando, D. Golberg, F. Winnik : «Facile and mild strategy toward biopolymer-coated boron nitride nanotubes via a glycine-assisted interfacial process» J. Phys. Chem. C 117 (2013) 19568-19576 DOI:10.1021/jp4073729
 Y. Tao, X. Xie, W. Lv, T. Daiming, D. Kong, Z.H. Huang, H. Nishihara, T. Ishii, B. Li, D. Golberg, F. Kang, T. Kyotani, Q.H. Yang : «Towards ultrahigh volumetric capacitance: graphen derived highly dense but porous carbons for supercapacitors» SCIENTIFIC REPORTS 3[2975] (2013) 2975-1 DOI:10.1038/srep02975
 F. Li, T. Daiming, Y. Chen, D. Golberg, H. Kitaura, T. Zhang, A. Yamada, H. Zhou : «Ru/ITO: a carbon-free cathode for nonaqueous Li-O2 battery» Nano Lett. 13[10] (2013) 4702-4707 DOI:10.1021/nl402213h
 M. Yamaguchi, J. Bernhardt, K. Faerstein, D. Shtansky, Y. Bando, I.S. Golovin, H.-R. Sinning, D. Golberg : «Fabrication and characteristics of melt-spun Al ribbons reinforced with nano/micro-BN phases» Acta Mater. 61 (2013) 7604-7615 DOI:10.1016/j.actamat.2013.08.062
 Y. Chen, F.J. Li, T. Daiming, Z. Jian, C. Liu, D. Golberg, A. Yamada, H.S. Zhou : «Multi-walled carbon nanotube papers as binder-free cathodes for large capacity and reversible non-aqueous Li-O2 batteries» JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 1[13] (2013) 13076-13081 DOI:10.1039/c3ta11792h
 S. Gao, H. Fan, X. Wei, L. Li, Y. Bando, D. Golberg : «Nitrogen-doped carbon with mezopore confinment efficiently enhances the tolerance sensitivity and stability of a Pt catalyst for the oxygen reduction reaction» Part. Part. Syst. Charact 30 (2013) 864—872 DOI:10.1002/ppsc.201300121
 Q. Weng, X. Wang, X. Wang, D. Liu, X. Jiang, C.Y. Zhi, Y. Bando, D. Golberg : «Preparation and Hydrogen Sorption Performances of BCNO Porous Microbelts with Ultra-Narrow and Tunable Pore Widths» Chem.-Asian J. 8 (2013) 2936—2939 DOI:10.1002/asia.201300940
 Fei Liu, T. Daiming, H. Gan, X.S. Mo, J. Chen, S.Z. Deng, N.S. Xu, Y. Bando, D. Golberg : «Individual Boron Nanowire Has Ultra- High Specific Young’s Modulus and Fracture Strength As Revealed by in Situ Transmission Electron Microscopy» ACS Nano 7[11] (2013) 10112-10120 DOI:10.1021/nn404316a
 S. Gao, H. Fan, Y. Chen, Liang Li, Y. Bando, D. Golberg : «One stonetwobirds: Gastrodia elata-derived heteroatom-doped carbonmaterialsfor efficient oxygenreductionelectrocatalyst and as fluorescent decorative materials» NANO ENERGY 2 (2013) 1261—1270 DOI:10.1016/j.nanoen.2013.06.005
 X. Wang, Y.J. Zhang, Chunyi Zhi, X. Wang, T. Daiming, Y. Xu, Q. Weng, X. Jiang, M. Mitome, D. Golberg, Y. Bando : «Three-dimensional strutted graphene grown by substrate-free sugar blowing for high-power-density supercapacitors» Nat. Commun 4 (2013) 2905-1 DOI:10.1038/ncomms3905
 N. Hikkavenkataswamy, C.R. Rajamathi, M. Rajamathi, R. Maki, T. Mori, D. Golberg, Y. Bando : «Synthesis and thermoelectric behaviour of copper telluride nanosheets» JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2 (2013) 985—990 DOI:10.1039/c3ta12877f
 J. Xu, H. Onodera, T. Sekiguchi, D. Golberg, Y. Bando, T. Mori : «Fabrication characterization cathodoluminescence and field-emission properties of silica (SiO2) nanostructures» Mater. Charact. 73 (2012) 81-88 DOI:10.1016/j.matchar.2012.08.001
 X. Zhang, D. Golberg, Y. Bando and N. Fukata : «n-ZnO/p-Si 3D heterojunction solar cells in Si holey arrays» NANOSCALE 4[3] (2012) 737—741 DOI:10.1039/c2nr11752e
 J. Li, J. Yuan, D. Tang, S. Zhang, M. Li, Y. Guo, Y. Tsujimoto, T. Hatano, S. Arisawa, D. Golberg, H. Wang, K. Yamaura and E. Takayama-Muromachi : " Growth of Single-Crystal Ca 10 (Pt 4 As 8)(Fe 1.8 Pt 0.2 As 2) 5 Nanowhiskers with Superconductivity up to 33 K " J. Am. Chem. Soc. 134 (2012) 4068-4071 DOI:10.1021/ja212067g
 D. Golberg, P. M.F.J. Costa, M. Wang, X. Wei, D. Tang, Z. Xu, Y. Huang, U. K. Gautam, B. Liu, H. Zeng, N. Kawamoto, C. Zhi, M. Mitome and Y. Bando : «Nanomaterial Engineering and Property Studies in a Transmission Electron Microscope» Adv. Mater. 24[2] (2012) 177—194 DOI:10.1002/adma.201102579
 X. Wei, Y. Bando and D. Golberg : «Electron Emission from Individual Graphene Nanoribbons Driven by Internal Electric Field» ACS Nano 6[1] (2012) 705—711 DOI:10.1021/nn204172w
 L. Li, T. Zhai, Y. Bando, D. Golberg : «Recent progress of one-dimensional ZnO nanostructured solar cells» NANO ENERGY 1[1] (2012) 91-106 DOI:10.1016/j.nanen.2011.10.005
 X. Wu, Y. Tao, L. Li, T. Zhai, Y. Bando and D. Golberg : «Preparation and Field-Emission of TaSe2 Nanobelt Quasi-Arrays and Electrical Transport of Its Individual Nanobelt» J. Nanosci. Nanotechnol. 11[11] (2012) 10123-10129 DOI:10.1166/jnn.2011.4986
 L. Li, S. Chen, X. Wang, Y. Bando and D. Golberg : «Nanostructured solar cells harvesting multi-type energies» ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE 5[3] (2012) 6040-6046 DOI:10.1039/c2ee03226k
 A. Pakdel, X. Wang, C. Zhi, Y. Bando, K. Watanabe, T. Sekiguchi, T. Nakayama and D. Golberg : «Facile synthesis of vertically aligned hexagonal boron nitride nanosheets hybridized with graphitic domains» J. Mater. Chem. 22 (2012) 4818-4824 DOI:10.1039/c2jm15109j
 A. Pakdel, C. Zhi, Y. Bando, T. Nakayama and D. Golberg : «A comprehensive analysis of the CVD growth of boron nitride nanotubes» Nanotechnology 23[21] (2012) 215601-1 DOI:10.1088/0957-4484/23/21/215601
 I. Nikiforov, T. Daiming, X. Wei, traian dumitrica, D. Golberg : «Nanoscale bending of multilayered boron nitride and graphene ribbons: experiment and objective molecular dynamics calculations» Phys. Rev. Lett. 109[2] (2012) 025504-1 DOI:10.1103/Phys.Rev.Lett.109.025504
 C. Shimou, L. Li, X. Wang, T. Wei, X. Wang, T. Daiming, Y. Bando, D. Golberg : «Dense and vertically-aligned centimeter-long ZnS nanowire arrys: ionic liquid assisted synthesis and their field emission proper» NANOSCALE 4[8] (2012) 2658—2662 DOI:10.1039/c2nr11835a
 X. Wang, D. Tang, H. Li, W. Yi, T. Zhai, Y. Bando and D. Golberg : «Revealing the conversion mechanism of CuO nanowires during lithiation-delithiation by in situ transmission electron microscopy» Chem. Commun. 48[40] (2012) 4812-4814 DOI:10.1039/c2cc30643c
 M. Hafeez, T. Zhai, A. S. Bhatti, Y. Bando and D. Golberg : «Enhanced Field Emission and Optical Properties of Controlled Tapered ZnS Nanostructures» J. Phys. Chem. C 116 (2012) 8297-8304 DOI:10.1021/jp3010635
J. Lin, Y. Huang, C. Tang, Y. Bando, J. Zou and D. Golberg : «Thin-walled B-C-N ternary microtubes: from synthesis to electrical cathodoluminescence and field-emission properties» J. Mater. Chem. 22 (2012) 8134-8138 DOI:10.1039/c2jm16844h
 D. Tang, C. Ren, M. Wang, X. Wei, N. Kawamoto, C. Liu, Y. Bando, M. Mitome, N. Fukata and D. Golberg : «Mechanical Properties of Si Nanowires as Revealed by in Situ Transmission Electron Microscopy and Molecular Dynamics Simulations» Nano Lett. 12 (2012) 1898—1904 DOI:10.1021/nl204282y
 A. Pakdel, C. Zhi, Y. Bando and D. Golberg : «Low-dimensional boron nitride nanomaterials» MATERIALS TODAY 15[6] (2012) 256—265 DOI:10.1016/S1369-7021(12)70116-5
 X. Wang, X. Cao, L. Bourgeois, H. Guan, S. Chen, Y. Zhong, D. Tang, H. Li, T. Zhai, L. Li, Y. Bando and D. Golberg : «N-Doped Graphene-SnO2 Sandwich Paper for High-Performance Lithium-Ion Batteries» Adv. Funct. Mater. 22[13] (2012) 2682—2690 DOI:10.1002/adfm.201103110
 X. Wang, M. Liao, Y. Zhong, J. Y. Zheng, W. Tian, T. Zhai, C. Zhi, Y. Ma, J. Yao, Y. Bando and D. Golberg : «ZnO Hollow Spheres with Double-Yolk Egg Structure for High-Performance Photocatalysts and Photodetectors» Adv. Mater. 24 (2012) 3421-3425 DOI:10.1002/adma.201201139
 X. Wang, A. Pakdel, C. Zhi, K. Watanabe, T. Sekiguchi, D. Golberg and Y. Bando : «High-yield boron nitride nanosheets from ‘chemical blowing’: towards practical applications in polymer composites» J. Phys.-Condes. Matter 24 (2012) 314205-1 DOI:10.1088/0953-8984/24/31/314205
 H. Guan, X. Wang, H. Li, C. Zhi, T. Zhai, Y. Bando and D. Golberg : «CoO octahedral nanocages for high-performance lithium ion batteries» Chem. Commun. 48 (2012) 4878-4880 DOI:10.1039/c2cc30843f
 Z. Gao, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, M. Komiyama and T. Serizawa : «Efficient disentanglement of boron nitride nanotubes using water-soluble polysaccharides for protein immobilization» RSC ADVANCES 2 (2012) 6200-6208 DOI:10.1039/c2ra20765f
 V. K. Thakur, J. Yan, M. Lin, C. Zhi, D. Golberg, Y. Bando, R. Sim and P. S. Lee : «Novel polymer nanocomposites from bioinspired green aqueous functionalization of BNNTs» Polym.Chem 3[4] (2012) 962—969 DOI:10.1039/c2py00612j
 E.A. Obraztsova, D.V. Shtansky, A.N. Sheveyko, M. Yamaguchi, A.M. Kovalskii and D. Golberg : «Metal ion implantation of multiwalled boron nitride nanotubes» Scr. Mater. 67 (2012) 507—510 DOI:10.1016/j.scriptamat.2012.06.016
 X.Y. Huang, C. Zhi, P.K. Jiang, D. Golberg, Y. Bando, T. Tanaka : «Temperature-dependent electrical property transition of graphene oxide paper» Nanotechnology 23 (2012) 455705-1 DOI:10.1088/0957-4484/23/45/455705
 M. Yamaguchi, D. Tang, C. Zhi, Y. Bando, D. Shtansky and D. Golberg : «Synthesis structural analysis and in situ transmission electron microscopy mechanical tests on individual aluminum matrix/boron nitride nanotube nanohybrids» Acta Mater. 60 (2012) 6213-6222 DOI:10.1016/j.actamat.2012.07.066
 M. Hafeez, T. Zhai, A.S. Bhatti, Y. Bando, D. Golberg : «Oxygen vacancy driven modulations in In2O3 pyramidal beaded nanowires» Cryst. Growth Des. 12 (2012) 4935-4943 DOI:20.1021/cg300870y
 Z. Rujia, Z. Zhang, L. Jiang, K. Xu, Q. Tian, S. Xue, J. Hu, Y. Bando and D. Golberg : «Heterostructures of vertical aligned and dense SnO2 nanorods on graphene sheets: in situ TEM measured mechanical electrical and field emission properties» J. Mater. Chem. 22 (2012) 19196-19201 DOI:10.1039/c2jm32904b
 W. Tian, C. Zhi, T. Zhai, X. Wang, M. Liao, S. Li, S. Chen, D. Golberg and Y. Bando : «Ultrahigh quantum efficiency of CuO nanoparticle decorated In2Ge2O7 nanobelt deep-ultraviolet photodetectors» NANOSCALE 4 (2012) 6318-6324 DOI:10.1039/c2nr31791e
 W. Tian, C. Zhi, T. Zhai, S. Chen, X. Wang, M. Liao, D. Golberg and Y. Bando : «In-doped Ga2O3 nanobelt based photodetector with high sensitivity and wide-range photoresponse» J. Mater. Chem. 22 (2012) 17984-17991 DOI:10.1039/c2jm33189f
 X. Wang, W. Tian, T. Zhai, C. Zhi, Y. Bando and D. Golberg : «Cobalt(ii iii) oxide hollow structures: fabrication properties and applications» J. Mater. Chem. 22 (2012) 23310-23326 DOI:10.1039/c2jm33940d
 C. S. Rout, A. Kumar, T. S. Fisher, U. K. Gautam, Y. Bando and D. Golberg : «Synthesis of chemically bonded CNT-graphene heterostructure arrays» RSC ADVANCES 2[22] (2012) 8250-8253 DOI:10.1039/c2ra21443a
 P. M. F. J. Costa, U.K. Gautam, Y. Bando and D. Golberg : «Effect of Electron Beam Irradiation and Heating on the Structural Stability of Sulphide-Filled Carbon Nanotubes» Microsc. microanal. 18[5] (2012) 77-78 DOI:10.1017/S1431927612013049
 J. Garel, I. Leven, C. Zhi, K.S. Nagapriya, R. Popovitz-Biro, D. Golberg, Y. Bando, O. Hod and E. Joselevich : «Ultrahigh Torsional Stiffness and Strength of Boron Nitride Nanotubes» Nano Lett. 12[12] (2012) 6347-6352 DOI:10.1021/nl303601d
 X. Wang, A. PAKDEL, J. Zhang, Q. Weng, T. Zhai, C. Zhi, D. Golberg, Y. Bando : «Large-surface-area BN nanosheets and their utilization in polymeric composites with improved thermal and dielectric properties» Nanoscale Res. Lett. 7 (2012) 662-1 DOI:10.1186/1556-276X-7-662
 N. Kawamoto, T. Daiming, W X, X. Wang, M. Mitome, Y. Bando, D. Golberg : «Transmission electron microscope as an ultimate tool　for nanomaterial property studies» J. Electron Microsc. (2012) 1-19 DOI:10.1093/jmicro/dfs078
2011
 J.Q. Xu, T. Mori, Y. Bando, D. Golberg, D. Berthebaud and A. Prytuliak : «Synthesis of CeB6 thin films by physical vapor deposition and their field emission investigations» Mater. Sci. Eng. B-Solid State Mater. Adv. Technol. 177 (2011) 117—120 DOI:10.1016/j.mseb.2011.09.038
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang and D. Golberg : «Specific heat capacity and density of multi-walled boron nitride nanotubes by chemical vapor deposition» Solid State Commun. 151[2] (2011) 183—186 DOI:10.1016/j.ssc.2010.10.045
 L. Li, Y. Zhang, X. Fang, T. Zhai, M. Liao, X. Sun, Y. Koide, Y. Bando and D. Golberg : «WO3 nanowires on carbon papers: electronic transport improved ultraviolet-light photodetectors and excellent field emitters» J. Mater. Chem. 21[18] (2011) 6429-6752 DOI:10.1039/c0jm04557h
 C. Zhi, W. Meng, T. Yamazaki, Y. Bando, C. TANG, D. Golberg, N. Hanagata : «BN nanospheres as CpG ODN carriers for activation of toll-like receptor 9» J. Mater. Chem. 21 (2011) 5129-5222 DOI:10.1039/C1JM10199D
 D. Golberg : «Exfoliating the inorganics» Nat. Nanotechnol. 6[4] (2011) 200—201
 P. M.F.J. Costa, U. K. Gautam, Y. Bando and D. Golberg : «Comparative study of the stability of sulfide materials encapsulated in and expelled from multi-walled carbon nanotube capsules» Carbon 49[1] (2011) 342—346 DOI:10.1016/j.carbon.2010.08.058
 A. K. Schaper, H. Hou, M. Wang, Y. Bando and D. Golberg : «Observations of the electrical behaviour of catalytically grown scrolled graphene» Carbon 49[6] (2011) 1821—1828 DOI:10.1016/j.carbon.2010.12.066
 L. Horváth, A. Magrez, D. Golberg, C. Zhi, Y. Bando, R. Smajda, E. Horváth, L. Forró and B. Schwaller : "In Vitro Investigation of the Cellular Toxicity of Boron Nitride Nanotubes " ACS Nano 5[5] (2011) 3800-3810 DOI:10.1021/nn200139h
 R. Arenal, M. Wang, Z. Xu, A. Loiseau and D. Golberg : «Young modulus mechanical and electrical properties of isolated individual and bundled single-walled boron nitride nanotubes» Nanotechnology 22 (2011) 265704-1 DOI:10.1088/0957-4484/22/26/265704
 X. Xu, X. Fang, T. Zhai, H. Zeng, B. Liu, X. Hu, Y. Bando and D. Golberg : «Tube-in-Tube TiO2 Nanotubes with Porous Walls: Fabrication Formation Mechanism and Photocatalytic Properties» Small 7[4] (2011) 445—449 DOI:10.1002/smll.201001849
 Z. Gao, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg and T. Serizawa : «Noncovalent Functionalization of Disentangled Boron Nitride Nanotubes with Flavin Mononucleotides for Strong and Stable Visible-Light Emission in Aqueous Solution» APPLIED MATERIALS AND INTERFACES 3 (2011) 627—632 DOI:10.1021/am1010699
 X. Xu, C. Tang, H. Zeng, T. Zhai, S. Zhang, H. Zhao, Y. Bando and D. Golberg : " Structural Transformation Photocatalytic and Field-Emission Properties of Ridged TiO 2 Nanotubes " APPLIED MATERIALS AND INTERFACES 3 (2011) 1352—1358 DOI:10.1021/am200152b
 Y. Huang, J. Lin, C. Tang, Y. Bando, C. Zhi, T. Zhai, B. Dierre, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Bulk synthesis growth mechanism and properties of highly pure ultrafine boron nitride nanotubes with diameters of sub-10 nm» Nanotechnology 22[14] (2011) 145602-1 DOI:10.1088/0957-4484/22/14/145602
 J. Lin, B. Dierre, Y. Huang, Y. Bando, C. Tang, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Spatially resolved cathodoluminescence of individual BN-coated CaS:Eu nanowires» NANOSCALE 3[2] (2011) 598—602 DOI:10.1039/c0nr00700e
 Z. Xu, Y. Bando, L. Liu, W. Wang, X. Bai and D. Golberg : " Electrical Conductivity Chemistry and Bonding Alternations under Graphene Oxide to Graphene Transition As Revealed by In Situ TEM " ACS Nano 5[6] (2011) 4401-4406 DOI:10.1021/nn103200t
 L. Bourgeois, T. Williams, M. Mitome, R. Derrien, N. Kawamoto, D. Golberg and Y. Bando : «Origin of Coproduced Boron Nitride and Carbon Helical Conical Fibers» Cryst. Growth Des. 11[7] (2011) 3141-3148 DOI:10.1021/cg200397z
 P. M.F.J. Costa, U. K. Gautam, Y. Bando and D. Golberg : «The electrical delivery of a sublimable II—VI compound by vapor transport in carbon nanotubes» Carbon 49 (2011) 3747-3754 DOI:10.1016/j.carbon.2011.05.007
 A. Yella, U. K. Gautam, E. Mugnaioli, M. Panthöfer, Y. Bando, D. Golberg, U. Kolb and W. Tremel : «Asymmetric tungsten oxide nanobrushes via oriented attachment and Ostwald ripening» Crystengcomm 13[12] (2011) 4074-4081 DOI:10.1039/c0ce00988a
 X. Wei, M. Wang, Y. Bando and D. Golberg : «Electron-Beam-Induced Substitutional Carbon Doping of Boron Nitride Nanosheets Nanoribbons and Nanotubes» ACS Nano 5[4] (2011) 2916—2922 DOI:10.1021/nn103548r
 X. Wei, M. Wang, Y. Bando and D. Golberg : «Thermal stability of carbon nanotubes probed by anchored tungsten nanoparticles» Sci. Tech. Adv. Mat. 12 (2011) 044605-1 DOI:10.1088/1468-6996/12/4/044605
 X. Wei, D. Golberg, Q. Chen, Y. Bando and L. Peng : «Phonon-Assisted Electron Emission from Individual Carbon Nanotubes» Nano Lett. 11 (2011) 734—739 DOI:10.1021/nl103861p
 A. K. Schaper, M. S. Wang, Z. Xu, Y. Bando and D. Golberg : «Comparative Studies on the Electrical and Mechanical Behavior of Catalytically Grown Multiwalled Carbon Nanotubes and Scrolled Graphene» Nano Lett. 11 (2011) 3295-3300 DOI:10.1021/nl201655c
 P. M.F.J. Costa, U. K. Gautam, Y. Bando and D. Golberg : «Direct imaging of Joule heating dynamics and temperature profiling inside a carbon nanotube interconnect» Nat. Commun 2 (2011) 421—426 DOI:10.1038/ncomms1429
 Y. H. Gao, M. Sun, J. Su, C. Y. Zhi, D. Golberg, Y. Bando and X. F. Duan : «Electron-beam induced electric-hydraulic expansion in a silica-shelled gallium microball-nanotube structure» Appl. Phys. Lett. 99[8] (2011) 083112-1 DOI:10.1063/1.3625427
 L. Li, E. Auer, M. Liao, X. Fang, T. Zhai, U. K. Gautam, A. Lugstein, Y. Koide, Y. Bando and D. Golberg : «Deep-ultraviolet solar-blind photoconductivity of individual gallium oxide nanobelts» NANOSCALE 3[3] (2011) 1120—1126 DOI:10.1039/c0nr00702a
 L Li, Y X Zhang, X S Fang, T Y Zhai, M Y Liao, H Q Wang, G H Li, Y Koide, Y Bando and D Golberg : " Sb 2 O 3 nanobelt networks for excellent visible-light-range photodetectors " Nanotechnology 22[16] (2011) 165704-1 DOI:10.1088/0957-4484/22/16/165704
 H. Wang, N. Koshizaki, L. Li, L. Jia, K. Kawaguchi, X. Li, A. Pyatenko, Z. Swiatkowska-Warkocka, Y. Bando and D. Golberg : «Size-Tailored ZnO Submicrometer Spheres: Bottom-Up Construction Size-Related Optical Extinction and Selective Aniline Trapping» Adv. Mater. 23[16] (2011) 1865—1870 DOI:10.1002/adma.201100078
 L. Li, G. Meng, H. Wang, T. Zhai, X. Fang, U. K. Gautam, X. Fang, Y. Bando and D. Golberg : «High-yield synthesis of single-crystalline zinc oxide nanobelts and their applications in novel Schottky solar cells» Chem. Commun. 47[29] (2011) 8247-8249 DOI:10.1039/c1cc12419f
 L. Li, T. Zhai, H. Zeng, X. Fang, Y. Bando and D. Golberg : «Polystyrene sphere-assisted one-dimensional nanostructure arrays: synthesis and applications» J. Mater. Chem. 21 (2011) 40-56 DOI:10.1039/c0jm02230f
 G. Li, T. Zhai, Y. Jiang, Y. Bando and D. Golberg : «Enhanced Field-Emission and Red Lasing of Ordered CdSe Nanowire Branched Arrays» J. Phys. Chem. C 115 (2011) 9740-9745 DOI:10.1021/jp200398s
 A. Pakdel, C. Zhi, Y. Bando, T. Nakayama and D. Golberg : «Boron Nitride Nanosheet Coatings with Controllable Water Repellency» ACS Nano 5[8] (2011) 6507-6515 DOI:10.1021/nn201838w
 X. Wang, C. Zhi, L. Li, H. Zeng, C. Li, M. Mitome, D. Golberg and Y. Bando : «„Chemical Blowing“ of Thin-Walled Bubbles: High-Throughput Fabrication of Large-Area Few-Layered BN and Cx-BN Nanosheets» Adv. Mater. 23[35] (2011) 4072-4076 DOI:10.1002/adma.201101788
 S. Chen, H. E. Lim, Y. Miyata, R. Kitaura, Y. Bando, D. Golberg and H. Shinohara : «Transformation of ionic liquid into carbon nanotubes in confined nanospace» Chem. Commun. 47 (2011) 10368-10370 DOI:10.1039/c1cc14154f
 L. Li, H. Wang, X. Fang, T. Zhai, Y. Bando and D. Golberg : «High-performance Schottky solar cells using ZrS2 nanobelt networks» ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE 4 (2011) 2586—2590 DOI:10.1039/c1ee01286j
 D. Tang, C. Ren, X. Wei, M. Wang, C. Liu, Y. Bando and D. Golberg : " Mechanical Properties of Bamboo-like Boron Nitride Nanotubes by In Situ TEM and MD Simulations: Strengthening Effect of Interlocked Joint Interfaces " ACS Nano 5[9] (2011) 7362-7368 DOI:10.1021/nn202283a
 Z. Gao, T. Sawada, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg and T. Serizawa : «Nucleotide-assisted decoration of boron nitride nanotubes with semiconductor quantum dots endows valuable visible-light emission in aqueous solution» Soft Matter 7[19] (2011) 8753-8756 DOI:10.1039/c1sm06141k
 X. Wei, D. Golberg, Chen Q, Y. Bando, Peng L.-M : «Electric-Field-Direction Dependent Spatial Distribution of Electron Emission along Electrically Biased Carbon Nanotubes» Phys. Rev. B 84[19] (2011) 195462-1 DOI:10.1103/Phys.RevB.84.195462
 X. Fang, L. Hu, K. Huo, B. Gao, L. Zhao, M. Liao, P. K. Chu, Y. Bando and D. Golberg : «New Ultraviolet Photodetector Based on Individual Nb2O5 Nanobelts» Adv. Funct. Mater. 21 (2011) 3907-3915 DOI:10.1002/adfm.201100743
 H. Guan, X. Wang, C. Shimou, Y. Bando, D. Golberg : «Coaxial Cu-Si@C array electrodes for high-performance lithium ion batteries» Chem. Commun. 47 (2011) 12098-12100 DOI:10.1039/clcc15595d
 X. Wang, Y. Zhong, T. Zhai, Y. Guo, S. Chen, Y. Ma, J. Yao, Y. Bando and D. Golberg : «Multishelled Co3O4-Fe3O4 hollow spheres with even magnetic phase distribution: Synthesis magnetic properties and their application in water treatment» J. Mater. Chem. 21 (2011) 17680-17687 DOI:10.1039/c1jm13180j
 C. Zhi, Y. Xu, Y. Bando and D. Golberg : «Highly Thermo-conductive Fluid with Boron Nitride Nanofillers» ACS Nano 5[8] (2011) 6571-6577 DOI:10.1021/nn201946x
 X. Wang, H. Guan, S. Chen, H. Li, T. Zhai, D. Tang, Y. Bando and D. Golberg : «Self-stacked Co3O4 nanosheets for high-performance lithium ion batteries» Chem. Commun. 47 (2011) 12280-12282 DOI:10.1039/c1cc15169j
 X. Fang, T. Zhai, U. K. Gautam, L. Li, L. Wu, Y. Bando and D. Golberg : «ZnS nanostructures: From synthesis to applications» Prog. Mater. Sci. 56 (2011) 175—287 DOI:10.1016/j.pmatsci.2010.10.001
 T. Zhai, L. Li, Y. Ma, M. Liao, X. Wang, X. Fang, J. Yao, Y. Bando and D. Golberg : «One-dimensional inorganic nanostructures: synthesis field-emission and photodetection» Chem. Soc. Rev 40 (2011) 2986-3004 DOI:10.1039/c0cs00126k
 N. Kawamoto, M. Wang, X. Wei, D. Tang, Y. Murakami, D. Shindo, M. Mitome and D. Golberg : «Local temperature measurements on nanoscale materials using a movable nanothermocouple assembled in a transmission electron microscope» Nanotechnology 22 (2011) 485707-1 DOI:10.1088/0957-4484/22/48/485707
 H. Wang, M. Miyauchi, Y. Ishikawa, A. Pyatenko, N. Koshizaki, Y. Li, L. Li, X. Li, Y. Bando and D. Golberg : " Single-Crystalline Rutile TiO 2 Hollow Spheres: Room-Temperature Synthesis Tailored Visible-Light-Extinction and Effective Scattering Layer for Quantum Dot-Sensitized Solar Cells " J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 19102-19109 DOI:10.1021/ja2049463
 M. Sun, Y. Gao, C. Zhi, Y. Bando and D. Golberg : «Silicon multi-branch nanostructures for decent field emission and excellent electrical transport» Nanotechnology 22[14] (2011) 145705-1 DOI:10.1088/0957-4484/22/14/145705
 C. Zhi, N. Hanagata, Y. Bando and D. Golberg : «Dispersible Shortened Boron Nitride Nanotubes with Improved Molecule-Loading Capacity» Chem.-Asian J. 6[9] (2011) 2530—2535 DOI:10.1002/asia.201100114
 L.L. Wu, Quan Li, Xitian Zhang, T. Zhai, Y. Bando, D. Golberg : «Enhanced Field Emission Performance of Ga-Doped In2O3(ZnO)3 Superlattice Nanobelts» J. Phys. Chem. C 115[50] (2011) 24564-24568 DOI:10.1021/jp207438s
 R. Chen, C. Zhi, H. Yang, Y. Bando, Z. Zhang, N. Sugiur and D. Golberg : «Arsenic (V) adsorption on Fe3O4 nanoparticle-coated boron nitride nanotubes» J. Colloid Interface Sci. 359[1] (2011) 261—268 DOI:10.1016/j.jcis.2011.02.071
2010
 M. Wang, D. Golberg and Y. Bando : «Interface Dynamic Behavior Between a Carbon Nanotube and Metal Electrode» Adv. Mater. 22 (2010) 93-98 DOI:10.1002/adma.200901113
 Y. Huang, J. Lin, Y. Bando, C. Tang, C. Zhi, Y. Shi, E. Takayama-Muromachi and D. Golberg : «BN nanotubes coated with uniformly distributed Fe3O4 nanoparticles: novel magneto-operable nanocomposites» J. Mater. Chem. 20 (2010) 1007—1011 DOI:10.1039/b916971g
 X. Fang, Y. Bando, M. Liao, T. Zhai, U. K. Gautam, L. Li, Y. Koide and D. Golberg : «An Efficient Way to Assemble ZnS Nanobelts as Ultraviolet-Light Sensors with Enhanced Photocurrent and Stability» Adv. Funct. Mater. 20[3] (2010) 500—508 DOI:10.1002/adfm.200901878
 C. Li, Y. Bando and D. Golberg : «Current Imaging and Electromigration-Induced Splitting of GaN Nanowires As Revealed by Conductive Atomic Force Microscopy» ACS Nano 4[4] (2010) 2422—2428 DOI:10.1021/nn100223j
 C. Li, Y. Bando, B. Dierre, T. Sekiguchi, Y. Huang, J. Lin and D. Golberg : «Effect of Size-Dependent Thermal Instability on Synthesis of Zn2SiO4-SiO x Core-Shell Nanotube Arrays and Their Cathodoluminescence Properties» Nanoscale Res. Lett. 5[4] (2010) 773—780 DOI:10.1007/s11671-010-9556-7
 Q. Zhu, J. Li, C. Zhi, X. Li, X. Sun, Y. Sakka, D. Golberg and Y. Bando : " Layered Rare-Earth Hydroxides (LRHs) of (Y 1− x Eu x) 2 (OH) 5 NO 3 · n H 2 O (x = 0−1): Structural Variations by Eu 3+ Doping Phase Conversion to Oxides and the Correlation of Photoluminescence Behaviors " Chem. Mat. 22[14] (2010) 4204-4213 DOI:10.1021/cm1011586
 T. Zhai, Y. Ma, L. Li, X. Fang, M. Liao, Y. Koide, J. Yao, Y. Bando and D. Golberg : «Morphology-tunable In2Se3 nanostructures with enhanced electrical and photoelectrical performances via sulfur doping» J. Mater. Chem. 20[32] (2010) 6630-6637 DOI:10.1039/c0jm01013h
 M. Wang, D. Golberg and Y. Bando : «Tensile Tests on Individual Single-Walled Carbon Nanotubes: Linking Nanotube Strength with Its Defects» Adv. Mater. 22 (2010) 4071-4075 DOI:10.1002/adma.201001463
 T. Zhai, H. Liu, H. Li, X. Fang, M. Liao, L. Li, H. Zhou, Y. Koide, Y. Bando and D. Golberg : «Centimeter-Long V2O5 Nanowires: From Synthesis to Field-Emission Electrochemical Electrical Transport and Photoconductive Properties» Adv. Mater. 22[23] (2010) 2547—2552 DOI:10.1002/adma.200903586
 U. K. Gautam, M. Imura, C. S. Rout, Y. Bando, X. Fang, B. Dierre, L. Sakharov, A. Govindaraj, T. Sekiguchi, D. Golberg and C. N. R. Rao : «Unipolar assembly of zinc oxide rods manifesting polarity-driven collective luminescence» Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 107[31] (2010) 13588-13592 DOI:10.1073/pnas.1008240107
 D. Golberg, Y. Bando, Y. Huang, T. Terao, M. Mitome, C. Tang and C. Zhi : «Boron Nitride Nanotubes and Nanosheets» ACS Nano 4[6] (2010) 2979—2993 DOI:10.1021/nn1006495
 M. Wang, D. Golberg and Y. Bando : «Carbon „Onions“ as Point Electron Sources» ACS Nano 4[8] (2010) 4396-4402 DOI:10.1021/nn1013353
 M. Wang, D. Golberg and Y. Bando : «Superstrong Low-Resistant Carbon Nanotube-Carbide-Metal Nanocontacts» Adv. Mater. 22 (2010) 5350-5355 DOI:10.1002/adma.201003010
 X. Wei, M. Wang, Y. Bando and D. Golberg : «Post-Synthesis Carbon Doping of Individual Multiwalled Boron Nitride Nanotubes via Electron-Beam Irradiation» J. Am. Chem. Soc. 132 (2010) 13592-13593 DOI:10.1021/ja106134s
 X. Wei, M. Wang, Y. Bando and D. Golberg : «Tensile Tests on Individual Multi-Walled Boron Nitride Nanotubes» Adv. Mater. 22 (2010) 4895-4899 DOI:10.1002/adma.201001829
 D. Golberg, M. Wang, P. Costa, Y. Bando : «Boron nitride and carbon nanotube mechanical and electrical properties measured in transmission electron microscope» 会誌 NEW DIAMOND 99[Vol.26 No.4] (2010) 12-17
 D. Golberg, Y. Bando, Y. Huang, Z. Xu, X. Wei, L. Bourgeois, M. Wang, H. Zeng, J. Lin and C. Zhi : «Recent Advances in Boron Nitride Nanotubes and Nanosheets» Isr. J. Chem 50[4] (2010) 405—416 DOI:10.1002/ijch.201000049
 P.M.F.J. Costa, P. B. Cachim, U.K. Gautam, Y. Bando and D. Golberg : «Mechanics of Turbostratic Carbon Nanotubes Filled with Ga-Doped ZnS» MATERIALS SCIENCE FORUM 636—637 (2010) 665—670 DOI:10.4028/www.scientific.net/MSF.636-637.665
 C. Tang, Y. Bando, Y. Huang, C. Zhi, D. Golberg, X. Xu, J. Zhao and Y. Li : «Synthesis of nanoporous spheres of cubic gallium oxynitride and their lithium ion intercalation properties» Nanotechnology 21[11] (2010) 115705-1 DOI:10.1088/0957-4484/21/11/115705
 B. Liu, Y. Bando, A. Wu, X. Jiang, B. Dierre, T. Sekiguchi, C. Tang, M. Mitome and D. Golberg : «352 nm ultraviolet emission from high-quality crystalline AlN whiskers» Nanotechnology 21[7] (2010) 075708-1 DOI:10.1088/0957-4484/21/7/075708
 O. Lehtinen, T. Nikitin, A. V. Krasheninnikov, L. Sun, L. Khriachtchev, F. Banhart, T. Terao, D. Golberg and J. Keinonen : «Ion irradiation of multi-walled boron nitride nanotubes» Phys. Status Solidi C 7[3-4] (2010) 1256—1259 DOI:10.1002/pssc.200982956
 T. Terao, C. Zhi, Y. Bando, M. Mitome, C. Tang and D. Golberg : «Alignment of Boron Nitride Nanotubes in Polymeric Composite Films for Thermal Conductivity Improvement» J. Phys. Chem. C 114[10] (2010) 4340-4344 DOI:10.1021/jp911431f
 J. Hu, Z. Chen, H. Chen, H. Chen, Y. Song, Y. Sun, R. Zou, J. Ni, B. Dierre, T. Sekiguchi, D. Golberg and Y. Bando : «Single-crystal MgS nanotubes: synthesis and properties» Crystengcomm 12[4] (2010) 1286—1289 DOI:10.1039/b919643a
 B. Liu, Y. Bando, M. Wang and D. Golberg : «Synthesis and In-Situ TEM Transport Measurements of Individual GaN Nanowires and Nanotubes» J. Nanosci. Nanotechnol. 10[6] (2010) 3945-3951 DOI:10.1166/jnn.2010.1993
 C. Tang, J. Li, Y. Bando, C. Zhi and D. Golberg : " Improved TiO 2 Photocatalytic Reduction by the Intrinsic Electrostatic Potential of BN Nanotubes " Chem.-Asian J. 2010[5] (2010) 1220—1224 DOI:10.1002/asia.200900613
 Z. Gao, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg and T. Serizawa : «Isolation of Individual Boron Nitride Nanotubes via Peptide Wrapping» J. Am. Chem. Soc. 132 (2010) 4976-4977 DOI:10.1021/ja910244b
 J. Lin, Y. Huang, Y. Bando, C. Tang, C. Li and D. Golberg : " Synthesis of In 2 O 3 Nanowire-Decorated Ga 2 O 3 Nanobelt Heterostructures and Their Electrical and Field-Emission Properties " ACS Nano 4[4] (2010) 2452—2458 DOI:10.1021/nn100254f
 Z. Xu, Y. Bando, W. Wang, X. Bai and D. Golberg : " Real-Time In Situ HRTEM-Resolved Resistance Switching of Ag 2 S Nanoscale Ionic Conductor " ACS Nano 4[5] (2010) 2515—2522 DOI:10.1021/nn100483a
 Y. Han, X. Wu, G. Shen, B. Dierre, L. Gong, F. Qu, Y. Bando, T. Sekiguchi, F. Filippo and D. Golberg : " Solution Growth and Cathodoluminescence of Novel SnO 2 Core−Shell Homogeneous Microspheres " J. Phys. Chem. C 114[18] (2010) 8235-8240 DOI:10.1021/jp100942m
 X. Xu, X. Fang, H. Zeng, T. Zhai, Y. Bando and D. Golberg : «One-Dimensional Nanostructures in Porous Anodic Alumina Membranes» SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS 2[3] (2010) 273—294 DOI:10.1166/sam.2010.1094
 D. Rangappa, K. Sone, M. Wang, U.. Gautam, D. Golberg, H. Itoh, M. Ichihara and I. Honma : «Rapid and Direct Conversion of Graphite Crystals into High-Yielding Good-Quality Graphene by Supercritical Fluid Exfoliation» Chem.-Eur. J. 16 (2010) 6488-6494 DOI:10.1002/chem.201000199
 N. K. Zurba, I. Bdikin, A. Kholkin, D. Golberg and J. M F Ferreira : " Intercrystalline distal-effect on the afterglow phenomenon in photoluminescent SrAl 2 O 4 :Ce(III) Ln nanotube growth " Nanotechnology 21[32] (2010) 325707-1 DOI:10.1088/0957-4484/21/32/325707
 B. Liu, Y. Bando, X. Jiang, C. Li, X. Fang, H. Zeng, T. Terao, C. Tang, M. Mitome and D. Golberg : " Self-assembled ZnS nanowire arrays: synthesis in situ Cu doping and field emission " Nanotechnology 21[37] (2010) 375601-1 DOI:10.1088/0957-4484/21/37/375601
 B. Liu, Y. Bando, Z. Wang, C. Li, M. Gao, M. Mitome, X. Jiang and D. Golberg : «Crystallography of Novel T-Shaped ZnS Nanostructures and Their Cathodoluminescence» Cryst. Growth Des. 10[9] (2010) 4143-4147 DOI:10.1021/cg100835a
 C. Li, Y. Bando, M. Liao, Y. Koide and D. Golberg : «Visible-blind deep-ultraviolet Schottky photodetector with a photocurrent gain based on individual Zn[sub 2]GeO[sub 4] nanowire» Appl. Phys. Lett. 97[16] (2010) 161102-1 DOI:10.1063/1.3491212
 L. Li, P. Wu, X. Fang, T. Zhai, L. Dai, M. Liao, Y. Koide, H. Wang, Y. Bando and D. Golberg : «Single-Crystalline CdS Nanobelts for Excellent Field-Emitters and Ultrahigh Quantum-Efficiency Photodetectors» Adv. Mater. 22[29] (2010) 3161-3165 DOI:10.1002/adma.201000144
 L. Li, X. Fang, T. Zhai, M. Liao, U. K Gautam, X. Wu, Y. Koide, Y. Bando and D. Golberg : «Electrical Transport and High-Performance Photoconductivity in Individual ZrS2 Nanobelts» Adv. Mater. 22[37] (2010) 4151-4156 DOI:10.1002/adma.201001413
 H. B. Zeng, Y. Bando, X. J. Xu, L. Li, T. Y. Zhai, X. S. Fang and D. Golberg : «Heteroepitaxial Growth of ZnO Nanorod Arrays on GaAs (111) Substrates by Electrochemical Deposition» Eur. J. Inorg. Chem. 2010[27] (2010) 4339-4343 DOI:10.1002/ejic.201000527
 H. Zeng, J. Cui, B. Cao, U. Gibson, Y. Bando and D. Golberg : «Electrochemical Deposition of ZnO Nanowire Arrays: Organization Doping and Properties» SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS 2[3] (2010) 336—358 DOI:10.1166/sam.2010.1096
 U. K Gautam, P. M F J Costa, Y. Bando, X. Fang, L. Li, M. Imura and D. Golberg : «Recent developments in inorganically filled carbon nanotubes: successes and challenges» Sci. Tech. Adv. Mat. 11[5] (2010) 054501-1 DOI:10.1088/1468-6996/11/5/054501
 H. Zeng, C. Zhi, Z. Zhang, X. Wei, X. Wang, W. Guo, Y. Bando and D. Golberg : «„White Graphenes“: Boron Nitride Nanoribbons via Boron Nitride Nanotube Unwrapping» Nano Lett. 10 (2010) 5049-5055 DOI:10.1021/nl103251m
 T. Zhai, M. Ye, L. Li, X. Fang, M. Liao, Y. Li, Y. Koide, Y. Bando and D. Golberg : «Single-Crystalline Sb2Se3 Nanowires for High-Performance Field Emitters and Photodetectors» Adv. Mater. 22 (2010) 4530-4533 DOI:10.1002/adma.201002097
 L. Li, P. S. Lee, C. Yan, T. Zhai, X. Fang, M. Liao, Y. Koide, Y. Bando and D. Golberg : «Ultrahigh-Performance Solar-Blind Photodetectors Based on Individual Single-crystalline In2Ge2O7 Nanobelts» Adv. Mater. 22 (2010) 5145-5149 DOI:10.1002/adma.201002608
 T. Zhai, L. Li, X. Wang, F. Xiaosheng, Y. Bando, D. Golberg : «Recent developments in one-dimensional inorganic nanostructures for photodetectors» Adv. Funct. Mater. 20 (2010) 4233-4248 DOI:10.1002/adfm.201001259
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang and D. Golberg : «Boron nitride nanotubes» Mater. Sci. Eng. R-Rep 70 (2010) 92-111 DOI:10.1016/j.mser.2010.06.004
 C. Y. Zhi, Y. Bando, T. Terao, C. Tang and D. Golberg : «Dielectric and thermal properties of epoxy/boron nitride nanotube composites» Pure Appl. Chem. 82[11] (2010) 2175—2183 DOI:10.1351/PAC-CON-09-11-41
 T. Zhai, F. Xiaosheng, L. Li, Y. Bando, D. Golberg : «One-Dimensional CdS Nanostructures: Synthesis Properties and Applications» NANOSCALE 2[2] (2010) 168—187
 T. Zhai, X. Fang, H. Zeng, X. Xu, Y. Bando and D. Golberg : «Vapor-phase synthesis of one-dimensional ZnS CdS and ZnxCd1-xS nanostructures» Pure Appl. Chem. 82[11] (2010) 2027—2053 DOI:10.1351/PAC-CON-09-09-18
 T. Zhai, X. Fang, M. Liao, X. Xu, L. Li, B. Liu, Y. Koide, Y. Ma, J. Yao, Y. Bando and D. Golberg : " Fabrication of High-Quality In 2 Se 3 Nanowire Arrays toward High-Performance Visible-Light Photodetectors " ACS Nano 4[3] (2010) 1596—1602 DOI:10.1021/nn9012466
 C. S. Rout, U. K. Gautam, Y. Bando, D. Rangappa, X. Fang, L. Li and D. Golberg : «Facile Hydrothermal Synthesis Field Emission and Electrochemical Properties of V2O5 and β-AgVO3 Nanobelts» SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS 2[3] (2010) 407—412 DOI:10.1166/sam.2010.1104
 G. Shen, Y. Bando and D. Golberg : «Fabrication of Core/Shell Ge/SiO2 and Ge/CdS Nanospheres» J. Nanosci. Nanotechnol. 9[1] (2009) 572—576 DOI:10.1166/jnn.2009.J049
 C. Zhi, Y. Bando, T. Terao, C. Tang, H. Kuwahara and D. Golberg : «Towards Thermoconductive Electrically Insulating Polymeric Composites with Boron Nitride Nanotubes as Fillers» Adv. Funct. Mater. 19[12] (2009) 1857—1862 DOI:10.1002/adfm.200801435
 P. M.F.J. Costa, X. Fang, S. Wang, Y. He, Y. Bando, M. Mitome, J. Zou, H. Huang and D. Golberg : «Two-probe electrical measurements in transmission electron microscopes-Behavioral control of tungsten microwires» Microsc. Res. Tech. 72[2] (2009) 93-100 DOI:10.1002/jemt.20648
 P COSTA, U GAUTAM, M WANG, Y BANDO and D GOLBERG : «Effect of crystalline filling on the mechanical response of carbon nanotubes» Carbon 47[2] (2009) 541—544 DOI:10.1016/j.carbon.2008.11.031
 J. Hu, Y. Bando and D. Golberg : «Novel semiconducting nanowire heterostructures: synthesis properties and applications» J. Mater. Chem. 19[3] (2009) 330—343 DOI:10.1039/b808320g
 U. K. Gautam, L. S. Panchakarla, B. Dierre, X. Fang, Y. Bando, T. Sekiguchi, A. Govindaraj, D. Golberg and C. N. R. Rao : «Solvothermal Synthesis Cathodoluminescence and Field-Emission Properties of Pure and N-Doped ZnO Nanobullets» Adv. Funct. Mater. 19[1] (2009) 131—140 DOI:10.1002/adfm.200801259
 J. Hu, H. Jiang, Z. Chen, Y. Sun, Y. Bando, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Uniform thin and continuous graphitic carbon tubular coatings on CdS nanowires» J. Mater. Chem. 19[8] (2009) 1093—1097 DOI:10.1039/b814674h
 D. Golberg, P. M. F. J. Costa, M. Mitome and Y. Bando : «Properties and engineering of individual inorganic nanotubes in a transmission electron microscope» J. Mater. Chem. 19[7] (2009) 909—920 DOI:10.1039/b814607a
 Y. Huang, Z. Wang, Q. Wang, C. Gu, C. Tang, Y. Bando and D. Golberg : " Quasi-Aligned Ga 2 O 3 Nanowires Grown on Brass Wire Meshes and Their Electrical and Field-Emission Properties " J. Phys. Chem. C 113[5] (2009) 1980—1983 DOI:10.1021/jp809800n
 Y. Huang, Y. Bando, C. Tang, C. Zhi, T. Terao, B. Dierre, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Thin-walled boron nitride microtubes exhibiting intense band-edge UV emission at room temperature» Nanotechnology 20[8] (2009) 085705-1 DOI:10.1088/0957-4484/20/8/085705
 J. A. Rodriguez-Manzo, F. Banhart, M. Terrones, H. Terrones, N. Grobert, P. M. Ajayan, B. G. Sumpter, V. Meunier, M. Wang, Y. Bando and D. Golberg : «Heterojunctions between metals and carbon nanotubes as ultimate nanocontacts» Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 106[12] (2009) 4591-4595 DOI:10.1073/pnas.0900960106
 U. K. Gautam, Y. Bando, L. Bourgeois, X. Fang, P. M. F. J. Costa, J. Zhan and D. Golberg : «Synthesis of metal-semiconductor heterojunctions inside carbon nanotubes» J. Mater. Chem. 19[25] (2009) 4414-4420 DOI:10.1039/b903791h
 Z. Xu, D. Golberg and Y. Bando : «In Situ TEM-STM Recorded Kinetics of Boron Nitride Nanotube Failure under Current Flow» Nano Lett. 9[6] (2009) 2251—2254 DOI:10.1021/nl900379c
 J. A. RodrÃguez-Manzo, M. Wang, F. Banhart, Y. Bando and D. Golberg : «Multibranched Junctions of Carbon Nanotubes via Cobalt Particles» Adv. Mater. 21[44] (2009) 4477-4482 DOI:10.1002/adma.200901321
 M. Wang, Y. Bando, J. A. Rodriguez-Manzo, F. Banhart and D. Golberg : «Cobalt Nanoparticle-Assisted Engineering of Multiwall Carbon Nanotubes» ACS Nano 3[9] (2009) 2632—2638 DOI:10.1021/nn900634f
 T. Zhai, X. Fang, Y. Bando, B. Dierre, B. Liu, H. Zeng, X. Xu, Y. Huang, X. Yuan, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Characterization Cathodoluminescence and Field-Emission Properties of Morphology-Tunable CdS Micro/Nanostructures» Adv. Funct. Mater. 19[15] (2009) 2423—2430 DOI:10.1002/adfm.200900295
 X. Fang, Y. Bando, U. K. Gautam, T. Zhai, S. Gradečak and D. Golberg : «Heterostructures and superlattices in one-dimensional nanoscale semiconductors» J. Mater. Chem. 19[32] (2009) 5683-5689 DOI:10.1039/b902300c
 Y. Li, X. Fang, N. Koshizaki, T. Sasaki, L. Li, S. Gao, Y. Shimizu, Y. Bando and D. Golberg : " Periodic TiO 2 Nanorod Arrays with Hexagonal Nonclose-Packed Arrangements: Excellent Field Emitters by Parameter Optimization " Adv. Funct. Mater. 19[15] (2009) 2467—2473 DOI:10.1002/adfm.200801857
 T. Zhai, X. Fang, Y. Bando, Q. Liao, X. Xu, H. Zeng, Y. Ma, J. Yao and D. Golberg : «Morphology-Dependent Stimulated Emission and Field Emission of Ordered CdS Nanostructure Arrays» ACS Nano 3[4] (2009) 949—959 DOI:10.1021/nn800895k
 T. Zhai, F. Xiaosheng, L. Meiyong, X. Xu, H. Zeng, Y. Bando, D. Golberg : «A Comprehensive Review of One-Dimensional Metal-Oxide Nanostructure Photodetectors» SENSORS 9 (2009) 6504-6529
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang, H. Kuwahara and D. Golberg : «Large-Scale Fabrication of Boron Nitride Nanosheets and Their Utilization in Polymeric Composites with Improved Thermal and Mechanical Properties» Adv. Mater. 21[28] (2009) 2889—2893 DOI:10.1002/adma.200900323
 B. Liu, Y. Bando, B. Dierre, T. Sekiguchi, C. Tang, M. Mitome, A. Wu, X. Jiang and D. Golberg : " The synthesis structure and cathodoluminescence of ellipsoid-shaped ZnGa 2 O 4 nanorods " Nanotechnology 20[36] (2009) 365705-1 DOI:10.1088/0957-4484/20/36/365705
 B. Liu, Y. Bando, M. Liao, C. Tang, M. Mitome and D. Golberg : «Bicrystalline ZnS Microbelts» Cryst. Growth Des. 9[6] (2009) 2790—2793 DOI:10.1021/cg9000363
 B. Liu, Y. Bando, M. Wang, C. Tang, M. Mitome and D. Golberg : «Crystallography and elasticity of individual GaN nanotubes» Nanotechnology 20[18] (2009) 185705-1 DOI:10.1088/0957-4484/20/18/185705
 B. Liu, Y. Bando, M. Wang, C. Zhi, X. Fang, C. Tang, M. Mitome and D. Golberg : «Electron-beam irradiation induced conductivity in ZnS nanowires as revealed by in situ transmission electron microscope» J. Appl. Phys. 106[3] (2009) 034302-1 DOI:10.1063/1.3173286
 P. M F J Costa, P. B Cachim, U. K Gautam, Y. Bando and D. Golberg : «The mechanical response of turbostratic carbon nanotubes filled with Ga-doped ZnS: II. Slenderness ratio and crystalline filling effects» Nanotechnology 20[40] (2009) 405707-1 DOI:10.1088/0957-4484/20/40/405707
 J. Lin, Y. Huang, Y. Bando, C. TANG, D. Golberg : «BN tubular layer-sheathed CaS:Eu2+ nanowires as stable red-light-emitting nanophosphors» Chem. Commun. 43 (2009) 6631-6633
 J. Lin, Y. Huang, C. Tang, Y. Bando, Y. Shi, E.. Takayama-Muromachi and D. Golberg : «Ferromagnetic Fe@CaS Nanopeapods with Protecting BN Tubular Sheaths» J. Phys. Chem. C 113[33] (2009) 14818-14822 DOI:10.1021/jp905388z
 X. Fang, S. Xiong, T. Zhai, Y. Bando, M. Liao, U. K. Gautam, Y. Koide, X. Zhang, Y. Qian and D. Golberg : «High-Performance Blue/Ultraviolet-Light-Sensitive ZnSe-Nanobelt Photodetectors» Adv. Mater. 21[48] (2009) 5016-5021 DOI:10.1002/adma.200902126
 F. Xiaosheng, Y. Bando, D. Golberg : «Synthesis and Property of Nanostructured ZnS» Microsc. microanal. 15[Suppl. 2] (2009) 1158—1159
 F. Xiaosheng, Y. Bando, U. Gautam, T. Zhai, H. Zeng, X. Xu, L. Meiyong, D. Golberg : «ZnO and ZnS Nanostructures: Ultraviolet-Light Emitters Lasers and Sensors» Crit. Rev. Solid State Mat. Sci 34[3-4] (2009) 190—223
 Z. Xu, D. Golberg, Y. Bando : «Electrical field-assisted thermal decomposition of boron nitride nanotube: Experiments and first principle calculations» Chem. Phys. Lett. 480[1-3] (2009) 110—112
 H. Zeng, X. Xu, Y. Bando, U. K. Gautam, T. Zhai, X. Fang, B. Liu and D. Golberg : «Template Deformation-Tailored ZnO Nanorod/Nanowire Arrays: Full Growth Control and Optimization of Field-Emission» Adv. Funct. Mater. 19[19] (2009) 3165-3172 DOI:10.1002/adfm.200900714
 C. Li, Y. Bando, C. Zhi, Y. Huang and D. Golberg : «Thickness-dependent bending modulus of hexagonal boron nitride nanosheets» Nanotechnology 20[38] (2009) 385707-1 DOI:10.1088/0957-4484/20/38/385707
 Q Huang, Y Bando, L Zhao, C Y Zhi and D Golberg : «pH sensor based on boron nitride nanotubes» Nanotechnology 20[41] (2009) 415501-1 DOI:10.1088/0957-4484/20/41/415501
 J. Hu, Z. Chen, H. Jiang, Y. Sun, Y. Bando and D. Golberg : «Rectangular or square tapered and single-crystal PbTe nanotubes» J. Mater. Chem. 19[19] (2009) 3063-3068 DOI:10.1039/b822303c
 S. Wang, Y. He, X. Fang, J. Zou, Y. Wang, H. Huang, P. M. F. J. Costa, M. Song, B. Huang, C. T. Liu, P. K. Liaw, Y. Bando and D. Golberg : «Structure and Field-Emission Properties of Sub-Micrometer-Sized Tungsten-Whisker Arrays Fabricated by Vapor Deposition» Adv. Mater. 21[23] (2009) 2387—2392 DOI:10.1002/adma.200803401
 P. M F J Costa, P. B Cachim, U. K Gautam, Y. Bando and D. Golberg : «The mechanical response of turbostratic carbon nanotubes filled with Ga-doped ZnS: I. Data processing for the extraction of the elastic modulus» Nanotechnology 20[40] (2009) 405706-1 DOI:10.1088/0957-4484/20/40/405706
 F. Avila, J. F. Arenas, D. Peláez, J. C. Otero, Y. Bando, D. Golberg, Q. Huang and J. Soto : «Role of Dimethyl Sulfoxide in the Hydrolytic Peeling of Boron Nitride Nanotubes» J. Phys. Chem. C 113[35] (2009) 15565-15568 DOI:10.1021/jp905240q
 E. G. Gamaly, N. R. Madsen, D. Golberg and A. V. Rode : «Expansion-limited aggregation of nanoclusters in a single-pulse laser-produced plume» Phys. Rev. B 80[18] (2009) 184113-1 DOI:10.1103/PhysRevB.80.184113
 C. Y. Zhi, Y. Bando, T. Terao, C. C. Tang, H. Kuwahara and D. Golberg : «Chemically Activated Boron Nitride Nanotubes» Chem.-Asian J. 4[10] (2009) 1536—1540 DOI:10.1002/asia.200900158
 Y. Sun, J. Hu, Z. Chen, Y. Bando and D. Golberg : «Prospective important semiconducting nanotubes: synthesis properties and applications» J. Mater. Chem. 19[41] (2009) 7592-7605 DOI:10.1039/b900521h
 T. Terao, Y. Bando, M. Mitome, C. Zhi, C. Tang and D. Golberg : «Thermal Conductivity Improvement of Polymer Films by Catechin-Modified Boron Nitride Nanotubes» J. Phys. Chem. C 113[31] (2009) 13605-13609 DOI:10.1021/jp903159s
 X. Fang, Y. Bando, M. Liao, U. K. Gautam, C. Zhi, B. Dierre, B. Liu, T. Zhai, T. Sekiguchi, Y. Koide and D. Golberg : «Single-Crystalline ZnS Nanobelts as Ultraviolet-Light Sensors» Adv. Mater. 21[20] (2009) 2034—2039 DOI:10.1002/adma.200802441
 F. Xiaosheng, Y. Bando, U. Gautam, C. Ye, D. Golberg : «Front cover» J. Mater. Chem. 18[1] (2008) 1-14 DOI:10.1039/b718325a
 P. Costa, D. Golberg, M. Mitome, Y. Bando : «Electrical properties of CNx nanotubes probed in a transmission electron microscope» Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 90[2] (2008) 225—229
 F. Xiaosheng, Y. Bando, D. Golberg : «Recent Progress in One-dimensional ZnS Nanostructures: Syntheses and Novel Properties» J. Mater. Sci. Technol. 24[4] (2008) 512—519
 J. Yan, X. Fang, L. Zhang, Y. Bando, U. K. Gautam, B. Dierre, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Structure and Cathodoluminescence of Individual ZnS/ZnO Biaxial Nanobelt Heterostructures» Nano Lett. 8[9] (2008) 2794—2799 DOI:10.1021/nl801353c
 F. Xiaosheng, U. Gautam, Y. Bando, D. Golberg : «One-dimensional ZnS-based Hetero- Core/shell and Hierarchical Nanostructures» J. Mater. Sci. Technol. 24[4] (2008) 520—528
 C. Y. Zhi, Y. Bando, C. C. Tang, Q. Huang and D. Golberg : «Boron nitride nanotubes: functionalization and composites» J. Mater. Chem. 18[33] (2008) 3900-3908 DOI:10.1039/b804575e
 C. Zhi, L. J. Zhang, Y. Bando, T. Terao, C. TANG, H. Kuwahara, D. Golberg : «New Crystalline Phase Induced by Boron Nitride Nanotubes in Polyaniline» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 112[45] (2008) 17592-17595
 P. M. F. J. Costa, D. Golberg, G. Shen, M. Mitome and Y. Bando : «ZnO low-dimensional structures: electrical properties measured inside a transmission electron microscope» J. Mater. Sci. 43[4] (2008) 1460—1470 DOI:10.1007/s10853-007-2307-1
 F. Xiaosheng, U. Gautam, Y. Bando, B. Dierre, T. Sekiguchi, D. Golberg : «Multi-angular Branched ZnS Nanostructures with Needle-shaped Tips: Potential Luminescent and Field-Emitter Nanomaterial» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 112[12] (2008) 4735-4742
 Li. Y, Zhou.Z, D. Golberg, Y. Bando, Rague.P, C. Zhongfang : «Stone-Wales Defects in Single-Walled Boron Nitride Nanotubes: Formation EnergiesElectronic Structures and Reactivity» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 112[5] (2008) 1365—1370
 M. Terrones, J.-C. Charlier, A. Gloter, E. Cruz-Silva, E. Terrés, Y. B. Li, A. Vinu, Z. Zanolli, J. M. Dominguez, H. Terrones, Y. Bando and D. Golberg : «Experimental and Theoretical Studies Suggesting the Possibility of Metallic Boron Nitride Edges in Porous Nanourchins» Nano Lett. 8[4] (2008) 1026—1032 DOI:10.1021/nl072713m
 C. Hsieh, L. Chou, G. Lin, Y. Bando and D. Golberg : " Nanophotonic Switch: Gold-in-Ga 2 O 3 Peapod Nanowires " Nano Lett. 8[10] (2008) 3081-3085 DOI:10.1021/nl0731567
 D. Golberg, Y. Bando : «In-situ TEM of filled nanotubes: heating electron irradiation electrical and mechanical probing» In-Situ Electron Microscopy at High Resolution (2008) 187—227
 U. K. Gautam, Y. Bando, J. Zhan, P. M. F. J. Costa, X. S. Fang and D. Golberg : «Ga-Doped ZnS Nanowires as Precursors for ZnO/ZnGa2O4 Nanotubes» Adv. Mater. 20[4] (2008) 810—814 DOI:10.1002/adma.200701761
 U. K. Gautam, X. Fang, Y. Bando, J. Zhan and D. Golberg : «Synthesis Structure and Multiply Enhanced Field-Emission Properties of Branched ZnS Nanotube−In Nanowire Core−Shell Heterostructures» ACS Nano 2[5] (2008) 1015—1021 DOI:10.1021/nn800013b
 G. Shen, Y. Bando, D. Golberg, C. Zhou : «Electron-Beam-Induced Synthesis and Characterization of W18O49 Nanowires» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 112[15] (2008) 5856-5859
 J. Hu, Q. Li, J. Zhan, Y. Jiao, Z. Liu, S. P. Ringer, Y. Bando and D. Golberg : " Unconventional Ribbon-Shaped β-Ga 2 O 3 Tubes with Mobile Sn Nanowire Fillings " ACS Nano 2[1] (2008) 107—112 DOI:10.1021/nn700285d
 P. Jaffrennou, J. Barjon, T. Schmid, L. Museur, A. Kanaev, J.-S. Lauret, C. Zhi, C. Tang, Y. Bando, D. Golberg, B. Attal-Tretout, F. Ducastelle and A. Loiseau : «Near-band-edge recombinations in multiwalled boron nitride nanotubes: Cathodoluminescence and photoluminescence spectroscopy measurements» Phys. Rev. B 77[23] (2008) 235422-1 DOI:10.1103/PhysRevB.77.235422
 W. Wang, Y. Bando, C. Zhi, W. Fu, E. Wang and D. Golberg : «Aqueous Noncovalent Functionalization and Controlled Near-Surface Carbon Doping of Multiwalled Boron Nitride Nanotubes» J. Am. Chem. Soc. 130[26] (2008) 8144-8145 DOI:10.1021/ja8020878
 D. Golberg, P. Costa, M. Mitome, Y. Bando : «Nanotubes in a gradient electric field as revealed by STM-TEM technique» NANO RESEARCH 1[2] (2008) 166—175
 G. Shen, Y. Bando, D. Golberg, C. Zhou : «Heteroepitaxial Growth of Orientation-Ordered ZnS Nanowire Arrays» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 112[32] (2008) 12299-12303
 P. M. F. J. Costa, D. Golberg, M. Mitome, S. Hampel, A. Leonhardt, B. Buchner and Y. Bando : «Stepwise Current-Driven Release of Attogram Quantities of Copper Iodide Encapsulated in Carbon Nanotubes» Nano Lett. 8[10] (2008) 3120-3125 DOI:10.1021/nl8012506
 G. Shen, D. Chen, Y. Bando, D. Golberg : «One-Dimensional (1-D) Nanoscale Heterostructures» J. Mater. Sci. Technol. 24[4] (2008) 541—549
 T. Terao, Y. Bando, M. Mitome, C. Zhi, C. TANG, D. Golberg : «Polymeric composite films containing modified boron nitride nanotubes as fillers» 2008 International Conference on Carbon CD-ROM (2008) 9999-9999
 C. Zhi, Y. Bando, W. Wenlong, C. TANG, h.kuwahara, D. Golberg : «Mechanical and thermal properties of polymethyl methacrylate-BN nanotube composites» Journal of Nanomaterials 2008 (2008) 1-5
 C. Tang, Y. Bando, Y. Huang, C. Zhi and D. Golberg : «Synthetic Routes and Formation Mechanisms of Spherical Boron Nitride Nanoparticles» Adv. Funct. Mater. 18[22] (2008) 3653-3661 DOI:10.1002/adfm.200800493
 S. Guozhen, P. C.Chen, Y. Bando, D. Golberg, C. Zhou : «Single-Crystalline and Twinned Zn3P2 Nanowires: Synthesis Characterization and Electronic Properties» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 112[42] (2008) 16405-16410
 G. Shen, Po-Chiang Chen, Y. Bando, D. Golberg, C. Zhou : «Pearl-Like ZnS-Decorated InP Nanowire Heterostructures and Their Electric Behaviors» Chem. Mat. 20[21] (2008) 6779-6783
 D.V.S. Muthu, A.E. Midgley, E.A. Petruska, A.K. Sood, Y. Bando, D. Golberg and M.B. Kruger : «High-pressure effects on boron nitride multi-walled nanotubes: An X-ray diffraction study» Chem. Phys. Lett. 466[4-6] (2008) 205—208 DOI:10.1016/j.cplett.2008.10.064
 G. Shen, P. C.Chen, Y. Bando, D. Golberg, C. Zhou : «Bicrystalline Zn3P2 and Cd3P2 Nanobelts and Their Electronic Transport Properties» Chem. Mat. 20[23] (2008) 7319-7323
 B. Liu, Y. Bando, C. TANG, M. Mitome, K. Yamaura, E. Muromachi, D. Golberg : «Mn-Si-Catalyzed Synthesis and Tip-End-Induced Room Temperature Ferromagnetism of SiC/SiO2 Core-Shell Heterostructures» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 112[48] (2008) 18911-18915
2007
 D. Golberg, X.D. Bai, M. Mitome, C.C. Tang, C.Y. Zhi and Y. Bando : «Structural peculiarities of in situ deformation of a multi-walled BN nanotube inside a high-resolution analytical transmission electron microscope» Acta Mater. 55[4] (2007) 1293—1298 DOI:10.1016/j.actamat.2006.09.034
 G. Shen, C. Ye, D. Golberg, J. Hu and Y. Bando : «Structure and cathodoluminescence of hierarchical Zn[sub 3]P[sub 2]∕ZnS nanotube/nanowire heterostructures» Appl. Phys. Lett. 90[7] (2007) 073115-1 DOI:10.1063/1.2539821
 M. Pumera, B. Šmíd, X. Peng, D. Golberg, J. Tang and I. Ichinose : «Spontaneous Coating of Carbon Nanotubes with an Ultrathin Polypyrrole Layer» Chem.-Eur. J. 13[27] (2007) 7644-7649 DOI:10.1002/chem.200700211
 G. Shen, Y. Bando and D. Golberg : «Self-Assembled Hierarchical Single-Crystalline β-SiC Nanoarchitectures» Cryst. Growth Des. 7[1] (2007) 35-38 DOI:10.1021/cg060224e
 L.-W. Yin, M.-S. Li, Y. Bando, D. Golberg, X. L. Yuan and T. Sekiguchi : «Tailoring the Optical Properties of Epitaxially Grown Biaxial ZnO/Ge and Coaxial ZnO/Ge/ZnO and Ge/ZnO/Ge Heterostructures» Adv. Funct. Mater. 17[2] (2007) 270—276 DOI:10.1002/adfm.200600065
 C. Zhi, Y. Bando, G. Shen, C. Tang and D. Golberg : «Boron Nitride Nanotubes: Nanoparticles Functionalization and Junction Fabrication» J. Nanosci. Nanotechnol. 7[2] (2007) 530—534 DOI:10.1166/jnn.2007.120
 Q. Huang, A. S. D. Sandanayaka, Y. Bando, C. Y. Zhi, R. Z. Ma, G. Z. Shen, D. Golberg, J. C. Zhao, Y. Araki, O. Ito and L. Gao : «Donor-Acceptor Nanoensembles Based on Boron Nitride Nanotubes» Adv. Mater. 19[7] (2007) 934—938 DOI:10.1002/adma.200602058
 D. Golberg, P. M. F. J. Costa, M. Mitome, S. Hampel, D. Haase, C. Mueller, A. Leonhardt and Y. Bando : «Copper-Filled Carbon Nanotubes: Rheostatlike Behavior and Femtogram Copper Mass Transport» Adv. Mater. 19[15] (2007) 1937—1942 DOI:10.1002/adma.200700126
 D. Golberg, P. M. F. J. Costa, O. Lourie, M. Mitome, X. Bai, K. Kurashima, C. Zhi, C. Tang and Y. Bando : «Direct Force Measurements and Kinking under Elastic Deformation of Individual Multiwalled Boron Nitride Nanotubes» Nano Lett. 7[7] (2007) 2146—2151 DOI:10.1021/nl070863r
 D. Golberg, M. Mitome, Y. Bando, C. TANG, C. Zhi : «Multi-walled boron nitride nanotubes composed of diverse cross-section and helix type shells» Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 88[2] (2007) 347—352
 G. Z. Shen, Y. Bando, J. Q. Hu and D. Golberg : «High-symmetry ZnS hepta- and tetrapods composed of assembled ZnS nanowire arrays» Appl. Phys. Lett. 90[12] (2007) 123101-1 DOI:10.1063/1.2716242
 M DEMURA, D GOLBERG and T HIRANO : «An athermal deformation model of the yield stress anomaly in Ni3Al» Intermetallics 15[10] (2007) 1322—1331 DOI:10.1016/j.intermet.2007.04.007
 X. Bai, D. Golberg, Y. Bando, C. Zhi, C. Tang, M. Mitome and K. Kurashima : «Deformation-Driven Electrical Transport of Individual Boron Nitride Nanotubes» Nano Lett. 7[3] (2007) 632—637 DOI:10.1021/nl062540l
 J. Q. Hu, Y. Bando, J. H. Zhan, C. Z. Li and D. Golberg : «Mg3N2-Ga: Nanoscale Semiconductor-Liquid Metal Heterojunctions inside Graphitic Carbon Nanotubes» Adv. Mater. 19[10] (2007) 1342—1346 DOI:10.1002/adma.200602182
 G. Shen, Y. Bando, D. Golberg : «Synthesis and Structures of High-Quality Single-Crystalline II3-V2 Semiconductors Nanobelts» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 111[13] (2007) 5044-5049
 D. Golberg, Y. Bando, C. C. Tang and C. Y. Zhi : «Boron Nitride Nanotubes» Adv. Mater. 19[18] (2007) 2413—2432 DOI:10.1002/adma.200700179
 F. Xiaosheng, Y. Bando, C. Ye, G. Shen, U. Gautam, C. TANG, D. Golberg : «Si nanowire semisphere-like ensembles as field emitters» Chem. Commun. 40 (2007) 4093-4095
 P. M. Costa, D. Golberg, M. Mitome and Y. Bando : «Nitrogen-doped carbon nanotube structure tailoring and time-resolved transport measurements in a transmission electron microscope» Appl. Phys. Lett. 91[22] (2007) 223108-1 DOI:10.1063/1.2818676
 F. Xiaosheng, Y. Bando, C. Ye, G. Shen, D. Golberg : «Shape- and Size-controlled Growth of ZnS Nanostructures» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 111[24] (2007) 8469-8474
 F. Xiaosheng, Y. Bando, C. Ye, D. Golberg : «Crystal orientation-ordered ZnS nanobelt quasi-arrays and their enhanced field-emission» Chem. Commun.[29] (2007) 3048-3050
 G. Shen, Y. Bando, D. Golberg : «InP-GaP Bi-Coaxial Nanowires and Amorphous GaP Nanotubes» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 111[9] (2007) 3665-3668
 X. S. Fang, Y. Bando, G. Z. Shen, C. H. Ye, U. K. Gautam, P. M. F. J. Costa, C. Y. Zhi, C. C. Tang and D. Golberg : «Ultrafine ZnS Nanobelts as Field Emitters» Adv. Mater. 19[18] (2007) 2593—2596 DOI:10.1002/adma.200700078
 C. TANG, Y. Bando, C. Zhi, D. Golberg : «Boron-oxygen luminescence centres in boron-nitrogen systems» Chem. Commun.[44] (2007) 4599-4601
 D. Golberg, C. Zhi, X. Bai, P. Costa, C. TANG, Q. Huang, M. Mitome, Y. Bando : «Boron Nitride Nanotubes: Recent Breakthroughs and Challenges» ECS Transactions 11[8] (2007) 15-21
 Q. Huang, Y. Bando, X. Xu, T. Nishimura, C. Zhi, C. Tang, F. Xu, L. Gao and D. Golberg : «Enhancing superplasticity of engineering ceramics by introducing BN nanotubes» Nanotechnology 18[48] (2007) 485706-1 DOI:10.1088/0957-4484/18/48/485706
ChunyiZHI, 板東義雄, WenlongWang, ChengchunTang, 桑原明広, DmitriGOLBERG : «Molecule Ordering Triggered by Boron Nitride Nanotubes and „Green“ Chemical Functionalization of Boron Nitride Nanotubes» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 111[50] (2007) 18545-18549
 C. Zhi, Y. Bando, W. Wang, C. Tang, H. Kuwahara and D. Golberg : «DNA-Mediated Assembly of Boron Nitride Nanotubes» Chem. Asian J. 2[12] (2007) 1581—1585 DOI:10.1002/asia.200700246
 Q. Huang, Y. Bando, A. Sandanayaka, C. Tang, J. Wang, T. Sekiguchi, C. Zhi, D. Golberg, Y. Araki, O. Ito, F. Xu and L. Gao : «Photoinduced Charge Injection and Bandgap-Engineering of High-Specific-Surface-Area BN Nanotubes using a Zinc Phthalocyanine Monolayer» Small 3[8] (2007) 1330—1335 DOI:10.1002/smll.200700145
 X. Lepró, Y. Vega-Cantú, F.J. Rodríguez-Macías, Y. Bando, D. Golberg and M. Terrones : " Production and Characterization of Coaxial Nanotube Junctions and Networks of CN x /CNT " Nano Lett. 7[8] (2007) 2220—2226 DOI:10.1021/nl0706502
 L. Q. Xu, J. H. Zhan, J. Q. Hu, Y. Bando, X. L. Yuan, T. Sekiguchi, M. Mitome and D. Golberg : «High-Yield Synthesis of Rhombohedral Boron Nitride Triangular Nanoplates» Adv. Mater. 19[16] (2007) 2141—2144 DOI:10.1002/adma.200700366
 C. Ye, Y. Bando, F. Xiaosheng, G. Shen, D. Golberg : «Enhanced Field Emission Performance of ZnO Nanorods by Two Alternative Approaches» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 111[34] (2007) 12673-12676
 G. Shen, Y. Bando, D. Golberg : «Recent developments in single-crystal inorganic nanotubes synthesised from removable templates» Int. J. of Nanotechnology 4[6] (2007) 730—749
 C. Zhi, Y. Bando, C. TANG, H. Kuwahara, D. Golberg : «Grafting Boron Nitride Nanotubes: From Polymers to Amorphous and Graphitic Carbon» JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 111[3] (2007) 1230—1233
 M. Terrones, J.M. Romo-Herrera, E. Cruz-Silva, F. López-Urías, E. Muñoz-Sandoval, J. J.Velazquez, H. Terrones, Y. Bando, D. Golberg : «Pure and doped boron nitride nanotubes» MATERIALS TODAY 10[5] (2007) 30-38
 P. Jaffrennou, J. Barjon, J.-S. Lauret, A. Maguer, D. Golberg, B. Attal-Trétout, F. Ducastelle, A. Loiseau : «Optical properties of multiwall boron nitride nanotubes» Phys. Status Solidi B-Basic Solid State Phys. 244[11] (2007) 4147-4151
 S. Saha, V. Gadagkar, P. K. Maiti, D. V. S. Muthu, D. Golberg, C. Tang, C. Zhi, Y. Bando and A. K. Sood : «Irreversible Pressure-Induced Transformation of Boron Nitride Nanotubes» J. Nanosci. Nanotechnol. 7[6] (2007) 1810—1814 DOI:10.1166/jnn.2007.721
 板東義雄, ChunyiZHI, ChengchunTang, DmitriGOLBERG : «窒化ホウ素ナノチューブの合成と機能化付与» 顕微鏡 42[2] (2007) 112—117
2006
 C. Liu, R. W. Li, A. Belik, D. Golberg, Y. Bando and H. M. Cheng : «Magnetic nanocables—Silicon carbide sheathed with iron-oxide-doped amorphous silica» Appl. Phys. Lett. 88[4] (2006) 043105-1 DOI:10.1063/1.2167787
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu, D. Golberg and K. Kurashima : «Fabrication of ZnO Nanoplate-Nanorod Junctions» Small 2[1] (2006) 62-65 DOI:10.1002/smll.200500219
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu, L. Yin, X. Yuan, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Hollow and Polygonous Microtubes of Monocrystalline Indium Germanate» Angew. Chem.-Int. Edit. 45[2] (2006) 228—231 DOI:10.1002/anie.200502870
 G. Z. Shen, Y. Bando, B. D. Liu, D. Golberg and C.-J. Lee : «Characterization and Field-Emission Properties of Vertically Aligned ZnO Nanonails and Nanopencils Fabricated by a Modified Thermal-Evaporation Process» Adv. Funct. Mater. 16[3] (2006) 410—416 DOI:10.1002/adfm.200500571
 Q. Huang, Y. Bando, C. Zhi, D. Golberg, K. Kurashima, F. Xu and L. Gao : «Chemical Peeling and Branching of Boron Nitride Nanotubes in Dimethyl Sulfoxide» Angew. Chem.-Int. Edit. 45[13] (2006) 2044—2047 DOI:10.1002/anie.200504351
 J. Q. Hu, Y. Bando, J. H. Zhan, C. Y. Zhi, F. F. Xu and D. Golberg : «Tapered Carbon Nanotubes from Activated Carbon Powders» Adv. Mater. 18[2] (2006) 197—200 DOI:10.1002/adma.200501571
 G. Shen, Y. Bando, C. Tang and D. Golberg : " Self-Organized Hierarchical ZnS/SiO 2 Nanowire Heterostructures " J. Phys. Chem. B 110[14] (2006) 7199-7202 DOI:10.1021/jp060006w
 G. Shen, Y. Bando, D. Chen, B. Liu, C. Zhi and D. Golberg : «Morphology-Controlled Synthesis of ZnO Nanostructures by a Simple Round-to-Round Metal Vapor Deposition Route» J. Phys. Chem. B 110[9] (2006) 3973-3978 DOI:10.1021/jp056783y
 D GOLBERG, M MITOME, C MULLER, C TANG, A LEONHARDT and Y BANDO : «Atomic structures of iron-based single-crystalline nanowires crystallized inside multi-walled carbon nanotubes as revealed by analytical electron microscopy» Acta Mater. 54[9] (2006) 2567—2576 DOI:10.1016/j.actamat.2006.01.040
 D. Golberg, M. Mitome, K. Kurashima, C. Y. Zhi, C. C. Tang, Y. Bando and O. Lourie : «In situ electrical probing and bias-mediated manipulation of dielectric nanotubes in a high-resolution transmission electron microscope» Appl. Phys. Lett. 88 (2006) 123101-1 DOI:10.1063/1.2186987
 G. Shen, Y. Bando, C. Zhi and D. Golberg : «Tubular Carbon Nano-/Microstructures Synthesized from Graphite Powders by an in Situ Template Process» J. Phys. Chem. B 110[22] (2006) 10714-10719 DOI:10.1021/jp0618274
 G. Z. Shen, Y. Bando, J. Q. Hu and D. Golberg : «Single-crystalline trumpetlike zinc phosphide nanostructures» Appl. Phys. Lett. 88[14] (2006) 143105-1 DOI:10.1063/1.2192090
 G. Z. Shen, Y. Bando, C. Y. Zhi, X. L. Yuan, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Single-crystalline cubic structured InP nanosprings» Appl. Phys. Lett. 88[24] (2006) 243106-1 DOI:10.1063/1.2208933
 G. Shen, Y. Bando, B. Liu, C. Tang, Q. Huang and D. Golberg : «Systematic Investigation of the Formation of 1D α-Si3N4 Nanostructures by Using a Thermal-Decomposition/Nitridation Process» Chem.-Eur. J. 12[11] (2006) 2987—2993 DOI:10.1002/chem.200500937
 C. Ye, Y. Bando, G. Shen and D. Golberg : «Formation of Crystalline SrAl2O4 Nanotubes by a Roll-Up and Post-Annealing Approach» Angew. Chem.-Int. Edit. 45[30] (2006) 4922-4926 DOI:10.1002/anie.200601320
 J. Hu, Y. Bando, J. Zhan, C. Zhi and D. Golberg : " Carbon Nanotubes as Nanoreactors for Fabrication of Single-Crystalline Mg 3 N 2 Nanowires " Nano Lett. 6[6] (2006) 1136—1140 DOI:10.1021/nl060245v
 J. Q. Hu, Y. Bando, J. H. Zhan, X. L. Yuan, T. Sekiguchi, C. Z. Li and D. Golberg : «Silica Fibers with Triangular Cross Sections» Adv. Mater. 18[14] (2006) 1852—1856 DOI:10.1002/adma.200600082
 G. Shen, Y. Bando and D. Golberg : «Self-assembled three-dimensional structures of single-crystalline ZnS submicrotubes formed by coalescence of ZnS nanowires» Appl. Phys. Lett. 88[12] (2006) 123107-1 DOI:10.1063/1.2186980
 B. Liu, Y. Bando, C. Tang, G. Shen, D. Golberg and F. Xu : «Wurtzite-type faceted single-crystalline GaN nanotubes» Appl. Phys. Lett. 88[9] (2006) 093120-1 DOI:10.1063/1.2182065
 G. Shen, Y. Bando, Y. Gao and D. Golberg : «Synthesis and Interface Structures of Zinc Sulfide Sheathed Zinc−Cadmium Nanowire Heterojunctions» J. Phys. Chem. B 110[29] (2006) 14123-14127 DOI:10.1021/jp0627832
 G. Shen, Y. Bando and D. Golberg : «Carbon-Coated Single-Crystalline Zinc Sulfide Nanowires» J. Phys. Chem. B 110[42] (2006) 20777-20780 DOI:10.1021/jp064246n
 G. Shen, Y. Bando, B. Liu, C. Tang and D. Golberg : «Unconventional Zigzag Indium Phosphide Single-Crystalline and Twinned Nanowires» J. Phys. Chem. B 110[41] (2006) 20129-20132 DOI:10.1021/jp057312e
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang and D. Golberg : «Engineering of electronic structure of boron-nitride nanotubes by covalent functionalization» Phys. Rev. B 74[15] (2006) 153413-1 DOI:10.1103/PhysRevB.74.153413
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang, S. Honda, H. Kuwahara and D. Golberg : «Boron nitride nanotubes/polystyrene composites» J. Mater. Res. 21[11] (2006) 2794—2800 DOI:10.1557/jmr.2006.0340
 G. Shen, Y. Bando and D. Golberg : " Size-Tunable Synthesis of SiO 2 Nanotubes via a Simple In Situ Templatelike Process " J. Phys. Chem. B 110[46] (2006) 23170-23174 DOI:10.1021/jp064537w
 C. Ye, Y. Bando, G. Shen and D. Golberg : «Thickness-Dependent Photocatalytic Performance of ZnO Nanoplatelets» J. Phys. Chem. B 110[31] (2006) 15146-15151 DOI:10.1021/jp061874w
 G. Shen, Y. Bando, C. Ye, B. Liu and D. Golberg : «Synthesis characterization and field-emission properties of bamboo-like β-SiC nanowires» Nanotechnology 17[14] (2006) 3468-3472 DOI:10.1088/0957-4484/17/14/019
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu, D. Golberg : «Twinning in ultrathin silicon nanowires» INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 97[5] (2006) 513—516
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang and D. Golberg : " SnO 2 Nanoparticle-Functionalized Boron Nitride Nanotubes " J. Phys. Chem. B 110[17] (2006) 8548-8550 DOI:10.1021/jp056705a
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang, S. Honda, K. Sato, H. Kuwahara and D. Golberg : «Purification of Boron Nitride Nanotubes through Polymer Wrapping» J. Phys. Chem. B 110[4] (2006) 1525—1528 DOI:10.1021/jp054941f
 C. Tang, Y. Bando, C. Liu, S. Fan, J. Zhang, X. Ding and D. Golberg : «Thermal Conductivity of Nanostructured Boron Nitride Materials» J. Phys. Chem. B 110[21] (2006) 10354-10357 DOI:10.1021/jp0607014
 D. Golberg, Y. Bando, A. Prokofiev, J. Hu, L. Yin, J. Zhan : «Novel unconventional inorganic nanowires: fabrication structural analysis and electrical property evaluation» Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 85[3] (2006) 265—270
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu and D. Golberg : «Nanofabrication on ZnO nanowires» Appl. Phys. Lett. 89[24] (2006) 243111-1 DOI:10.1063/1.2404950
 Zhu, Y. Bando, L. Yin and D. Golberg : " Field Nanoemitters: Ultrathin BN Nanosheets Protruding from Si 3 N 4 Nanowires " Nano Lett. 6[12] (2006) 2982—2986 DOI:10.1021/nl061594s
 G. Shen, Y. Bando, C. Ye, X. Yuan, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Single-Crystal Nanotubes of II3-V2 Semiconductors» Angew. Chem.-Int. Edit. 45[45] (2006) 7568-7572 DOI:10.1002/anie.200602636
 C. Tang, Y. Bando, G. Shen, C. Zhi and D. Golberg : «Single-source precursor for chemical vapour deposition of collapsed boron nitride nanotubes» Nanotechnology 17[23] (2006) 5882-5888 DOI:10.1088/0957-4484/17/23/028
 C. Müller, D. Golberg, A. Leonhardt, S. Hampel, B. Büchner : «Growth studies TEM and XRD investigations of iron-filled carbon nanotubes» Phys. Status Solidi A-Appl. Mat. 203[6] (2006) 1064—1068
 S SAHA, D MUTHU, D GOLBERG, C TANG, C ZHI, Y BANDO and A SOOD : «Comparative high pressure Raman study of boron nitride nanotubes and hexagonal boron nitride» Chem. Phys. Lett. 421[1-3] (2006) 86-90 DOI:10.1016/j.cplett.2006.01.062
 W. L. Wang, X. D. Bai, K. H. Liu, Z. Xu, D. Golberg, Y. Bando and E. G. Wang : «Direct Synthesis of B−C−N Single-Walled Nanotubes by Bias-Assisted Hot Filament Chemical Vapor Deposition» J. Am. Chem. Soc. 128[20] (2006) 6530-6531 DOI:10.1021/ja0606733
 C. Tang, Y. Bando, D. Golberg and R. Ma : «Cerium Phosphate Nanotubes: Synthesis Valence State and Optical Properties» Angew. Chem.-Int. Edit. 44[4] (2005) 576—579 DOI:10.1002/anie.200461171
 L.-W. Yin, Y. Bando, Y.-C. Zhu, M.-S. Li, Y.-B. Li and D. Golberg : «Growth and Field Emission of Hierarchical Single-Crystalline Wurtzite AlN Nanoarchitectures» Adv. Mater. 17[1] (2005) 110—114 DOI:10.1002/adma.200400504
 A. Vinu, K. Ariga, T. Mori, T. Nakanishi, S. Hishita, D. Golberg and Y. Bando : «Preparation and Characterization of Well-Ordered Hexagonal Mesoporous Carbon Nitride» Adv. Mater. 17[13] (2005) 1648—1652 DOI:10.1002/adma.200401643
 B. D. Liu, Y. Bando, C. C. Tang, D. Golberg, R. G. Xie and T. Sekiguchi : «Synthesis and optical study of crystalline GaP nanoflowers» Appl. Phys. Lett. 86 (2005) 083107-1 DOI:10.1063/1.1875732
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Single-Catalyst Confined Growth of ZnS/Si Composite Nanowires» Adv. Mater. 17[2] (2005) 225—230 DOI:10.1002/adma.200400585
 J. Hu, Y. Bando, J. Zhan, X. Yuan, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Self-Assembly of SiO2 Nanowires and Si Microwires into Hierarchical Heterostructures on a Large Scale» Adv. Mater. 17[8] (2005) 971—975 DOI:10.1002/adma.200401789
 J. Hu, Y. Bando, J. Zhan and D. Golberg : «Growth of Wurtzite ZnS Micrometer-Sized Diskettes and Nanoribbon Arrays with Improved Luminescence» Adv. Funct. Mater. 15[5] (2005) 757—762 DOI:10.1002/adfm.200400084
 C. Liu, Y. Tong, H. Cheng, D. Golberg and Y. Bando : «Field emission properties of macroscopic single-walled carbon nanotube strands» Appl. Phys. Lett. 86[22] (2005) 223114-1 DOI:10.1063/1.1944229
 Y. B. Li, Y. Bando and D. Golberg : «Single-Crystalline α-Al2O3 Nanotubes Converted from Al4O4C Nanowires» Adv. Mater. 17[11] (2005) 1401—1405 DOI:10.1002/adma.200401384
 C. Tang, Y. Bando, Y. Huang, S. Yue, C. Gu, F. Xu and D. Golberg : «Fluorination and Electrical Conductivity of BN Nanotubes» J. Am. Chem. Soc. 127[18] (2005) 6552-6553 DOI:10.1021/ja042388u
 D GOLBERG, C GU, Y BANDO, M MITOME and C TANG : «Peculiarities of Fe?Ni alloy crystallization and stability inside C nanotubes as derived through electron microscopy» Acta Mater. 53[5] (2005) 1583—1593 DOI:10.1016/j.actamat.2004.12.023
 C ZHI, Y BANDO, C TAN and D GOLBERG : «Effective precursor for high yield synthesis of pure BN nanotubes» Solid State Commun. 135 (2005) 67-70 DOI:10.1016/j.ssc.2005.03.062
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu, D. Golberg and H. Nakanishi : «Liquid Gallium Columns Sheathed with Carbon: Bulk Synthesis and Manipulation» J. Phys. Chem. B 109[23] (2005) 11580-11584 DOI:10.1021/jp050826t
 T KOLODIAZHNYI and D GOLBERG : «Paramagnetic defects in boron nitride nanostructures» Chem. Phys. Lett. 413 (2005) 47-51 DOI:10.1016/j.cplett.2005.07.065
 L.-W. Yin, Y. Bando, Y.-C. Zhu, M.-S. Li, C. C. Tang and D. Golberg : «Single-Crystalline AlN Nanotubes with Carbon-Layer Coatings on the Outer and Inner Surfaces via a Multiwalled-Carbon-Nanotube-Template-Induced Route» Adv. Mater. 17[2] (2005) 213—217 DOI:10.1002/adma.200400105
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu, Z. Liu, L. Yin and D. Golberg : «Fabrication of Metal-Semiconductor Nanowire Heterojunctions» Angew. Chem.-Int. Edit. 44[14] (2005) 2140—2144 DOI:10.1002/anie.200462813
 A. L. Elías, J. A. Rodríguez-Manzo, M. R. McCartney, D. Golberg, A. Zamudio, S. E. Baltazar, F. López-Urías, E. Muñoz-Sandoval, L. Gu, C. C. Tang, D. J. Smith, Y. Bando, H. Terrones and M. Terrones : «Production and Characterization of Single-Crystal FeCo Nanowires Inside Carbon Nanotubes» Nano Lett. 5[3] (2005) 467—472 DOI:10.1021/nl0479583
 D GOLBERG, Y LI, M MITOME and Y BANDO : «Real-time observation of liquid Indium unusual behavior inside silica nanotubes» Chem. Phys. Lett. 409 (2005) 75-80 DOI:10.1016/j.cplett.2005.04.082
 L.-W. Yin, Y. Bando, J.-H. Zhan, M.-S. Li and D. Golberg : «Self-Assembled Highly Faceted Wurtzite-Type ZnS Single-Crystalline Nanotubes with Hexagonal Cross-Sections» Adv. Mater. 17[16] (2005) 1972—1977 DOI:10.1002/adma.200401839
 B. Liu, Y. Bando, C. Tang, F. Xu and D. Golberg : «Quasi-aligned single-crystalline GaN nanowire arrays» Appl. Phys. Lett. 87[7] (2005) 073106-1 DOI:10.1063/1.2011794
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu, F. Xu and D. Golberg : «Unconventional Gallium Oxide Nanowires» Small 1 (2005) 883—888 DOI:10.1002/smll.200500022
 A. Vinu, Mauricio Terrones, D. Golberg, S. Hishita, K. Ariga, T. Mori : «Synthesis of Mesoporous BN and BCN exhibiting Large Surface Areas via Templating Methods» Chem. Mat. 17[24] (2005) 5887-5890
 B. Liu, Y. Bando, C. Tang, F. Xu, J. Hu and D. Golberg : «Needlelike Bicrystalline GaN Nanowires with Excellent Field Emission Properties» J. Phys. Chem. B 109[36] (2005) 17082-17085 DOI:10.1021/jp052827r
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang, D. Golberg, R. Xie and T. Sekiguchi : «Large-scale fabrication of boron nitride nanohorn» Appl. Phys. Lett. 87[6] (2005) 063107-1 DOI:10.1063/1.2009056
 P.. Dorozhkin, S.. Tovstonog, D. Golberg, J. Zhan, Y. Ishikawa, M. Shiozawa, H. Nakanishi, K. Nakata and Y. Bando : «A Liquid-Ga-Filled Carbon Nanotube: A Miniaturized Temperature Sensor and Electrical Switch» Small 1[11] (2005) 1088—1093 DOI:10.1002/smll.200500154
 J. Hu, Y. Bando, J. Zhan, Z. Liu, D. Golberg and S. P. Ringer : «Single-Crystalline Submicrometer-Sized ZnSe Tubes» Adv. Mater. 17[8] (2005) 975—979 DOI:10.1002/adma.200401654
 Y. Li, P. S. Dorozhkin, Y. Bando and D. Golberg : «Controllable Modification of SiC Nanowires Encapsulated in BN Nanotubes» Adv. Mater. 17[5] (2005) 545—549 DOI:10.1002/adma.200401266
 D GOLBERG, M MITOME, L YIN and Y BANDO : «In situ growth of Indium nanocrystals on InP nanorods mediated by electron beam of transmission electron microscope» Chem. Phys. Lett. 416 (2005) 321—326 DOI:10.1016/j.cplett.2005.09.082
 D GOLBERG, P DOROZHKIN, Y BANDO, M MITOME and C TANG : «Discrimination of B-C-N nanotubes through energy-filtering electron microscopy» Diam. Relat. Mat. 14 (2005) 1857—1866 DOI:10.1016/j.diamond.2005.06.029
 J. Hu, Y. Bando, J. Zhan and D. Golberg : «Fabrication of Silica-Shielded Ga-ZnS Metal-Semiconductor Nanowire Heterojunctions» Adv. Mater. 17[16] (2005) 1964—1969 DOI:10.1002/adma.200500317
 J. Q. Hu, Y. Bando, J. H. Zhan, Z. W. Liu and D. Golberg : «Uniform and high-quality submicrometer tubes of GaS layered crystals» Appl. Phys. Lett. 87[15] (2005) 153112-1 DOI:10.1063/1.2093924
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang, S. Honda, K. Sato, H. Kuwahara and D. Golberg : «Covalent Functionalization: Towards Soluble Multiwalled Boron Nitride Nanotubes» Angew. Chem.-Int. Edit. 44[48] (2005) 7932-7935 DOI:10.1002/anie.200502846
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang and D. Golberg : «Immobilization of Proteins on Boron Nitride Nanotubes» J. Am. Chem. Soc. 127[49] (2005) 17144-17145 DOI:10.1021/ja055989+
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang, D. Golberg, R. Xie and T. Sekigushi : «Phonon characteristics and cathodolumininescence of boron nitride nanotubes» Appl. Phys. Lett. 86 (2005) 213110-1 DOI:10.1063/1.1938002
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang, S. Honda, K. Sato, H. Kuwahara and D. Golberg : «Characteristics of Boron Nitride Nanotube-Polyaniline Composites» Angew. Chem.-Int. Edit. 44[48] (2005) 7929-7932 DOI:10.1002/anie.200502591
 B. D. Liu, Y. Bando, C. C. Tang, F. F. Xu and D. Golberg : «Excellent Field-Emission Properties of P-Doped GaN Nanowires» J. Phys. Chem. B 109[46] (2005) 21521-21524 DOI:10.1021/jp052351b
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang, R. Xie, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Perfectly Dissolved Boron Nitride Nanotubes Due to Polymer Wrapping» J. Am. Chem. Soc. 127[46] (2005) 15996-15997 DOI:10.1021/ja053917c
 B LIU, Y BANDO, C TANG, D GOLBERG, K YAMAURA and E TAKAYAMAMUROMACHI : «Synthesis and magnetic study for GaMnN whiskers» Chem. Phys. Lett. 405[1-3] (2005) 127—130 DOI:10.1016/j.cplett.2005.02.021
 L. Yin, Y. Bando, D. Golberg, A. Gloter, M. Li, X. Yuan and T. Sekiguchi : «Porous BCN Nanotubular Fibers: Growth and Spatially Resolved Cathodoluminescence» J. Am. Chem. Soc. 127[47] (2005) 16354-16355 DOI:10.1021/ja054887g
 J. Q. Hu, Y. Bando, J. H. Zhan, M. Y. Liao, D. Golberg, X. L. Yuan and T. Sekiguchi : «Single-crystalline nanotubes of IIB-VI semiconductors» Appl. Phys. Lett. 87 (2005) 113107-1 DOI:10.1063/1.2042634
 L. Yin, Y. Bando, M. Li and D. Golberg : «Growth of Semiconducting GaN Hollow Spheres and Nanotubes with Very Thin Shells via a Controllable Liquid Gallium-Gas Interface Chemical Reaction» Small 1[11] (2005) 1094—1099 DOI:10.1002/smll.200500168
 J. Hu, Y. Bando and D. Golberg : «Sn-Catalyzed Thermal Evaporation Synthesis of Tetrapod-Branched ZnSe Nanorod Architectures» Small 1[1] (2005) 95-99 DOI:10.1002/smll.200400013
 C. C. Tang, Y. Bando, B. D. Liu and D. Golberg : «Cerium Oxide Nanotubes Prepared from Cerium Hydroxide Nanotubes» Adv. Mater. 17[24] (2005) 3005-3009 DOI:10.1002/adma.200501557
 C. Zhi, Y. Bando, C. Tang and D. Golberg : «Electronic structure of boron nitride cone-shaped nanostructures» Phys. Rev. B 72[24] (2005) 245419-1 DOI:10.1103/PhysRevB.72.245419
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu, D. Golberg : «Synthesis and microstructure of Cd4SiS6/Si composite nanowires» J. Electron Microsc. 54[6] (2005) 485—491
 M. Mitome, Y. Bando, D. Golberg, K. Kurashima, Y. Okura, T. Kaneyama, M. Naruse and Y. Honda : «Nanoanalysis by a high-resolution energy filtering transmission electron microscope» Microsc. Res. Tech. 63[3] (2004) 140—148 DOI:10.1002/jemt.20025
 J. Hu, Y. Bando, Z. Liu, J. Zhan, D. Golberg and T. Sekiguchi : «Synthesis of Crystalline Silicon Tubular Nanostructures with ZnS Nanowires as Removable Templates» Angew. Chem.-Int. Edit. 43[1] (2004) 63-66 DOI:10.1002/anie.200352483
 G. Dmitri, Y. Bando, Z. Dong : «SyntesisAnalysisand Electrical Property Measurements of Compound Nanotubes in the B-C-N Cermaic System» MRS Bull. 29[1] (2004) 38-42
 Y. Li, Y. Bando and D. Golberg : «Indium-Assisted Growth of Aligned Ultra-Long Silica Nanotubes» Adv. Mater. 16[1] (2004) 37-40 DOI:10.1002/adma.200305732
 Y. Li, Y. Bando and D. Golberg : «SiC-SiO2-C Coaxial Nanocables and Chains of Carbon Nanotube-SiC Heterojunctions» Adv. Mater. 16[1] (2004) 93-96 DOI:10.1002/adma.200306117
 L. Yin, Y. Bando, Y. Zhu, D. Golberg and M. Li : «Synthesis of InN/InP core/sheath nanowires» Appl. Phys. Lett. 84[9] (2004) 1546—1548 DOI:10.1063/1.1651331
 J. Q. Hu, Y. Bando, F. F. Xu, Y. B. Li, J. H. Zhan, J. Y. Xu and D. Golberg : «Growth and Field-Emission Properties of Crystalline Thin-Walled Carbon Microtubes» Adv. Mater. 16[2] (2004) 153—156 DOI:10.1002/adma.200306193
 F Xu : «Phases and crystallization of encapsulated cobalt nanorods inside BN nanotubes» Acta Mater. 52[3] (2004) 601—606 DOI:10.1016/j.actamat.2003.09.043
 S. Komatsu, A. Okudo, D. Kazami, D. Golberg, Y. Li, Y. Moriyoshi, M. Shiratani and K. Okada : " Electron Field Emission from Self-Organized Micro-Emitters of sp 3 -Bonded 5H Boron Nitride with Very High Current Density at Low Electric Field " J. Phys. Chem. B 108[17] (2004) 5182-5184 DOI:10.1021/jp0493475
 Y.-C. Zhu, Y. Bando, D.-F. Xue and D. Golberg : «Oriented Assemblies of ZnS One-Dimensional Nanostructures» Adv. Mater. 16 (2004) 831—834 DOI:10.1002/adma.200305486
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu and D. Golberg : «Bulk Synthesis of Single-Crystalline Magnesium Oxide Nanotubes» Inorg. Chem. 43[8] (2004) 2462—2464 DOI:10.1021/ic0351489
 Y. B. Li, Y. Bando and D. Golberg : «ZnO nanoneedles with tip surface perturbations: Excellent field emitters» Appl. Phys. Lett. 84[18] (2004) 3603-3605 DOI:10.1063/1.1738174
 C. C. Tang, Y. Bando, D. Golberg, M. Mitome, X. X. Ding and S. R. Qi : «Facile nanocoating method: From B-doped to BN-coated one-dimensional nanostructures» Appl. Phys. Lett. 85[1] (2004) 106—108 DOI:10.1063/1.1768296
 J. Hu, Y. Bando, Z. Liu, J. Zhan and D. Golberg : «The First Template-Free Growth of Crystalline Silicon Microtubes» Adv. Funct. Mater. 14[6] (2004) 610—614 DOI:10.1002/adfm.200305138
 L. Yin, Y. Bando, Y. Zhu, D. Golberg, L. Yin and M. Li : «Indium-assisted synthesis on GaN nanotubes» Appl. Phys. Lett. 84[19] (2004) 3912-3914 DOI:10.1063/1.1741026
 Y. Zhu, Y. Bando, D. Xue, T. Sekiguchi, D. Golberg, F. Xu and Q. Liu : «New Boron Nitride Whiskers: Showing Strong Ultraviolet and Visible Light Luminescence» J. Phys. Chem. B 108[20] (2004) 6193-6196 DOI:10.1021/jp035856f
 L.-W. Yin, Y. Bando, Y.-C. Zhu, D. Golberg and M.-S. Li : «A Two-Stage Route to Coaxial Cubic-Aluminum-Nitride-Boron- Nitride Composite Nanotubes» Adv. Mater. 16[11] (2004) 929—933 DOI:10.1002/adma.200306571
 G. Dmitri, Y. Bando : «Boron Nitride Nanotubes» Encyclopedia of NANOSCIENCE and NANOTECHNOLOGY 1 (2004) 395—408
 D GOLBERG : «Boron nitride nanotubes as nanocrucibles for morphology and phase transformations in encapsulated nanowires of the Mg?O system» Acta Mater. 52 (2004) 3295-3303 DOI:10.1016/j.actamat.2004.03.025
 Ma RZ, G. Dmitri, Y. Bando, T. Sasaki : «Syntheses and properties of B-C-N and BN nanostructures» Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. A-Math. Phys. Eng. Sci. 362[1823] (2004) 2161—2186
 J. Q. Hu, Y. Bando, J. H. Zhan, F. F. Xu, T. Sekiguchi and D. Golberg : «Growth of Single-Crystalline Cubic GaN Nanotubes with Rectangular Cross-Sections» Adv. Mater. 16[16] (2004) 1465—1468 DOI:10.1002/adma.200400016
 J. Q. Hu, Y. Bando, J. H. Zhan and D. Golberg : «Fabrication of ZnS∕SiC nanocables SiC-shelled ZnS nanoribbons (and sheets) and SiC nanotubes (and tubes)» Appl. Phys. Lett. 85[14] (2004) 2932—2934 DOI:10.1063/1.1801168
 Y. Zhu, Y. Bando, L. Yin and D. Golberg : «Hollow Boron Nitride (BN) Nanocages and BN-Nanocage-Encapsulated Nanocrystals» Chem.-Eur. J. 10[15] (2004) 3667-3672 DOI:10.1002/chem.200400002
 J. Q. Hu, Y. Bando, J. H. Zhan and D. Golberg : «Si∕ZnS and Si∕ZnSe core/shell nanocrystal structures» Appl. Phys. Lett. 85[16] (2004) 3593-3595 DOI:10.1063/1.1808472
 J. Hu, Y. Bando, J. Zhan and D. Golberg : «Sn-Filled Single-Crystalline Wurtzite-Type ZnS Nanotubes» Angew. Chem.-Int. Edit. 43 (2004) 4606-4609 DOI:10.1002/anie.200454205
 L.-W. Yin, Y. Bando, D. Golberg and M.-S. Li : «Growth of Single-Crystal Indium Nitride Nanotubes and Nanowires by a Controlled-Carbonitridation Reaction Route» Adv. Mater. 16[20] (2004) 1833—1838 DOI:10.1002/adma.200306684
 L. W. Yin, Y. Bando, D. Golberg and M. S. Li : «Template-free synthesis on single-crystalline InP nanotubes» Appl. Phys. Lett. 85[17] (2004) 3869-3871 DOI:10.1063/1.1812596
 C. Tang, Y. Bando, D. Golberg and F. Xu : «Structure and nitrogen incorporation of carbon nanotubes synthesized by catalytic pyrolysis of dimethylformamide» Carbon 42 (2004) 2625—2633 DOI:10.1016/j.carbon.2004.05.047
 C TANG, Y BANDO and D GOLBERG : «Multi-walled BN nanotubes synthesized by carbon-free method» J. Solid State Chem. 177[8] (2004) 2670—2674 DOI:10.1016/j.jssc.2004.03.044
 Y LI : «Synthesis and photoluminescence of amorphous silicon nitride/silica coaxial nanotubes» Chem. Phys. Lett. 393 (2004) 128—131 DOI:10.1016/j.cplett.2004.06.024
 J. Zhan, Y. Bando, J. Hu, G. Dmitri : «Synthesis and Field-Emission Properties of Ga2O3-C Nanocables» Chem. Mat. 16[24] (2004) 5158-5161
 M. Reyes-Reyes, N. Grobert, R. Kamalakaran, T. Seeger, D. Golberg, M. Rühle, Y. Bando, H. Terrones and M. Terrones : «Efficient encapsulation of gaseous nitrogen inside carbon nanotubes with bamboo-like structure using aerosol thermolysis» Chem. Phys. Lett. 396 (2004) 167—173 DOI:10.1016/j.cplett.2004.07.125
2003
 Y. Bando, G. Dmitri, K. Kurashima : «WO3 nanorods/nanobelts synthesized via physical vapor deposition process» CHEMICAL PHYSICS LETTERS 367 (2003) 214—218
 Y. B. Li, Y. Bando and D. Golberg : «MoS[sub 2] nanoflowers and their field-emission properties» Appl. Phys. Lett. 82[12] (2003) 1962—1964 DOI:10.1063/1.1563307
 D. Golberg, P. S. Dorozhkin, Y. Bando, Z.-C. Dong, N. Grobert, M. Reyes-Reyes, H. Terrones and M. Terrones : «Cables of BN-insulated B-C-N nanotubes» Appl. Phys. Lett. 82[8] (2003) 1275—1277 DOI:10.1063/1.1555713
 G. Dmitri, Y. Bando : «Filling boron nitride nanotubes with metals» Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 76[4] (2003) 479—485
 G. Dmitri, Y. Bando, Z. Dong, C. TANG, Y. Uemura : «Structure transport and field-emission properties of compound nanotubes: CNx vs. BNCx (x < 0.1)» Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 76[4] (2003) 499—507
 R. Ma, Y. Bando, D. Golberg and T. Sato : «Nanotubes of Magnesium Borate» Angew. Chem.-Int. Edit. 42 (2003) 1836—1838 DOI:10.1002/anie.200250455
 Y. Li, Y. Bando and D. Golberg : «Single-Crystalline In2O3 Nanotubes Filled with In» Adv. Mater. 15 (2003) 581—585 DOI:10.1002/adma.200304539
 G. Dmitri, M. Mitome, K. Kurashima, Y. Bando : «In situ electrical measurements and manipulation of B/N-dopped C nanotubes in a high-resolution transmission electron microscope» J. Electron Microsc. 52[2] (2003) 111—117
 F. Xu, Y. Bando, R. Ma, D. Golberg, Y. Li and M. Mitome : «Formation Structure and Structural Properties of a New Filamentary Tubular Form: Hollow Conical-Helix of Graphitic Boron Nitride» J. Am. Chem. Soc. 125[26] (2003) 8032-8038 DOI:10.1021/ja030003m
 Y. Li, Y. Bando and D. Golberg : «Quasi-Aligned Single-Crystalline W18O49 Nanotubes and Nanowires» Adv. Mater. 15[15] (2003) 1294—1296 DOI:10.1002/adma.200305122
 J.Q. Hu, Y. Bando, Q.L. Liu and D. Golberg : «Laser-Ablation Growth and Optical Properties of Wide and Long Single-Crystal SnO2 Ribbons» Adv. Funct. Mater. 13[6] (2003) 493—496 DOI:10.1002/adfm.200304327
 Ma RZ, Y. Bando, T. Mori, G. Dmitri : «Direct Pyrolysis Method for Superconducting Crystaline MgB2 Nanowires» Chem. Mat. 15[16] (2003) 3194-3197
 C. Tang, Y. Bando, D. Golberg, X. Ding and S. Qi : " Boron Nitride Nanotubes Filled with Ni and NiSi 2 Nanowires in Situ " J. Phys. Chem. B 107[27] (2003) 6539-6543 DOI:10.1021/jp034310q
 J. Hu, Y. Bando, Z. Liu, T. Sekiguchi, D. Golberg and J. Zhan : «Epitaxial Heterostructures: Side-to-Side Si−ZnS Si−ZnSe Biaxial Nanowires and Sandwichlike ZnS−Si−ZnS Triaxial Nanowires» J. Am. Chem. Soc. 125[37] (2003) 11306-11313 DOI:10.1021/ja030235l
 D. Golberg, Y. Bando, K. Fushimi, M. Mitome, L. Bourgeois and C. Tang : " Nanoscale Oxygen Generators: MgO 2 -Based Fillings of BN Nanotubes " J. Phys. Chem. B 107[34] (2003) 8726-8729 DOI:10.1021/jp030383y
 Y. B. Li, Y. Bando, D. Golberg and Z. W. Liu : «Ga-filled single-crystalline MgO nanotube: Wide-temperature range nanothermometer» Appl. Phys. Lett. 83[5] (2003) 999—1001 DOI:10.1063/1.1597422
 D Golberg : «Boron nitride nanostructures formed by ultra-high-repetition rate laser ablation» Diam. Relat. Mat. 12[8] (2003) 1269—1274 DOI:10.1016/S0925-9635(03)00042-6
 F. F. Xu, Y. Bando, D. Golberg, R. Z. Ma, Y. B. Li and C. C. Tang : «Elastic deformation of helical-conical boron nitride nanotubes» J. Chem. Phys. 119[6] (2003) 3436-3440 DOI:10.1063/1.1589738
 Y Li : «Mg2Zn11-MgO belt-like nanocables» Chem. Phys. Lett. 375 (2003) 102—105 DOI:10.1016/S0009-2614(03)00836-4
 Y. Gao, Y. Bando, Z. Liu, D. Golberg and H. Nakanishi : «Temperature measurement using a gallium-filled carbon nanotube nanothermometer» Appl. Phys. Lett. 83[14] (2003) 2913—2915 DOI:10.1063/1.1616201
J. Hu, Y. Bando, D. Golberg and Q. Liu : «Gallium Nitride Nanotubes by the Conversion of Gallium Oxide Nanotubes» Angew. Chem.-Int. Edit. 42 (2003) 3493-3497 DOI:10.1002/anie.200351001
 Y. Bando, G. Dmitri : «The tubular conical helix of graphitic boron nitride» New J. Phys. 5[118] (2003) 1-116
 Y. B. Li, Y. Bando, D. Golberg and Y. Uemura : «SiO[sub 2]-sheathed InS nanowires and SiO[sub 2] nanotubes» Appl. Phys. Lett. 83[19] (2003) 3999-4001 DOI:10.1063/1.1626259
 C Tang : «Synthesis and structure of InP nanowires and nanotubes» Chem. Phys. Lett. 376 (2003) 676—682 DOI:10.1016/S0009-2614(03)01077-7
 Y. Zhu, Y. Bando, D. Xue, F. Xu and D. Golberg : «Insulating Tubular BN Sheathing on Semiconducting Nanowires» J. Am. Chem. Soc. 125[47] (2003) 14226-14227 DOI:10.1021/ja0381196
 A Andreyev : «Sodium flux-assisted low-temperature high-pressure synthesis of carbon nitride with high nitrogen content» Chem. Phys. Lett. 372 (2003) 635—639 DOI:10.1016/S0009-2614(03)00471-8
 C. Tang, L. Bourgeois, Y. Bando and D. Golberg : «Preparation and structure of magnesium oxide coated indium nanowires» Chem. Phys. Lett. 382 (2003) 374—380 DOI:10.1016/j.cplett.2003.10.079
 C. TANG, G. Dmitri, Y. Bando : «Synthesis and field emission of carbon nanotubular fibers doped with high nitrogen concentration» Chem. Commun. 24 (2003) 3050-3051
 Y. Zhu, Y. Bando, D. Xue and D. Golberg : «Nanocable-Aligned ZnS Tetrapod Nanocrystals» J. Am. Chem. Soc. 125[52] (2003) 16196-16197 DOI:10.1021/ja037965d
 M. Terrones, D. Golberg, N. Grobert, T. Seeger, M. Reyes-Reyes, M. Mayne, R. Kamalakaran, P. Dorozhkin, Z.-C. Dong, H. Terrones, M. Rühle and Y. Bando : «Production and State-of-the-Art Characterization of Aligned Nanotubes with Homogeneous BCxN (1 ≤ x ≤ 5) Compositions» Adv. Mater. 15[22] (2003) 1899—1903 DOI:10.1002/adma.200305473
 C. TANG, Y. Bando, G. Dmitri : «Catalyzed Collapse and Enhanced Hydrogen Storage of BN Nanotubes» JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 124[49] (2002) 14550-14551
 Yihua GAO, Y. Bando, G. Dmitri : «Melting and Expansion Behavior of Indium in Carbon Nanotubes» APPLIED PHYSICS LETTERS 81 (2002) 4133
 Ma RZ, Y. Bando, S. Tadao, G. Dmitri : «Synthesis of boron nitride nanofibers and measurement of their hydrogen uptake capacity» APPLIED PHYSICS LETTERS 81[27] (2002) 5225-5227
 Yubao　Li, 板東義雄, DmitriGolberg, 倉嶋敬次 : «MoO3ナノベルトの電界放射» APPLIED PHYSICS LETTERS 81[26] (2002) 5048-5050

Патенты 
Автор десятков патентов, среди них:
 № HK1141821A1 «RESIN COMPOSITION» (2013)
 № EP2123828A4 «BORON NITRIDE FIBER PAPER AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME» (2012)
 № EP2006332A4 «RESIN COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING SAME» (2012)
 № US20110086965A1 «BORON NITRIDE NANOSHEET, METHOD FOR PRODUCING BORON NITRIDE NANOSHEET THEREOF AND COMPOSITION CONTAINING BORON NITRIDE NANOSHEET THEREOF» (2011)
 № US20110033707A1 «SPHERICAL BORON NITRIDE NANOPARTICLES AND SYNTHETIC METHOD THEREOF» (2011)
 № CN101707914A «Resin composition» (2010)
 № US20100108276A1 «BORON NITRIDE-BASED FIBER PAPER AND MANUFACTURING PROCESS THEREOF» (2010)
 № WO2010047398A1 «PREPREG HAVING EXCLLENT HEAT CONDUCTIVITY, METHOD FOR PRODUCING PREPREG, AND MOLDED PLATE» (2010)
 № KR2010017269A «RESIN COMPOSITION» (2010)
 № CN101627161A «Kubonit glass-fibre paper and its making method» (2010)
 № KR2009127399A «BORON NITRIDE FIBER PAPER AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME» (2009)
 № EP2123828A1 «BORON NITRIDE FIBER PAPER AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME» (2009)
 № US20090221734A1 «RESIN COMPOSITION AND PROCESS FOR THE PRODUCTION THEREOF» (2009)
 № TW200912088A «Boron nitride fiber paper and method for producing the same» (2009)
 № TW200904870A «Thermosetting resin composite composition, resin molded body, and method for producing the composition» (2009)
 № EP2006332A1 «RESIN COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING SAME» (2008)
 № WO2008146400A1 «RESIN COMPOSITION» (2008)
 № TW200846403A «Resin composition» (2008)
 № WO2008123326A1 «THERMOSETTING RESIN COMPOSITE COMPOSITION, RESIN MOLDED BODY, AND METHOD FOR PRODUCING THE COMPOSITION» (2008)
 № WO2008108484A1 «BORON NITRIDE FIBER PAPER AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME» (2008)
 № WO2007091737A1 «RESIN COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING SAME» (2007)
 № EP1640695A4 «TEMPERATURE MEASURING METHOD USING MICRO TEMPERATURE SENSING ELEMENT» (2006)
 № WO2006046756A1 «POROUS CARBON NITRIDE MATERIAL AND METHOD FOR PREPARATION THEREOF» (2006)
 № EP1640695A1 «TEMPERATURE MEASURING METHOD USING MICRO TEMPERATURE SENSING ELEMENT» (2006)
 № EP1568979A4 «TEMPERATURE-SENSING ELEMENT AND METHOD OF MANUFACTURING THE ELEMENT, AND NANO-THERMOMETER» (2006)
 № US20050249262A1 «Temperature-sensing element and method of manufacturing the element, and nanothermometer» (2005)
 № US20050238082A1 «Temperature measuring method using micro temperature sensing element» (2005)
 № EP1568979A1 «TEMPERATURE-SENSING ELEMENT AND METHOD OF MANUFACTURING THE ELEMENT, AND NANO-THERMOMETER» (2005)
 № WO2005001403A1 «TEMPERATURE MEASURING METHOD USING MICRO TEMPERATURE SENSING ELEMENT» (2005)
 № WO2004051207A1 «TEMPERATURE-SENSING ELEMENT AND METHOD OF MANUFACTURING THE ELEMENT, AND NANO-THERMOMETER» (2004)

Примечания

Ссылки 
 Когда появится ультратонкий и сверхпрочный «материал мечты»?

Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Физики-теоретики Японии
Учёные МИСиС
Выпускники МИСиСа